

Seznam 

|-
|(3001) Michelangelo||1982 BC1|| align=right|12,4|| align=right|2,357|| align=right|0,071|| align=right|18,36|| align=right|3,618||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3002) Delasalle||1982 FB3|| align=right|12,8|| align=right|2,241|| align=right|0,131|| align=right|6,15|| align=right|3,354||MBA||20. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3003) Konček||1983 YH|| align=right|11,3|| align=right|3,024|| align=right|0,119|| align=right|11,59|| align=right|5,258||MBA||28. prosince 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3004) Knud||1976 DD|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,267|| align=right|30,15|| align=right|4,168||MBA||27. února 1976||La Silla||R. M. West
|-
|(3005) Pervictoralex||1979 QK2|| align=right|13,7|| align=right|2,369|| align=right|0,186|| align=right|2,36|| align=right|3,645||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(3006) Livadia||1979 SF11|| align=right|14,0|| align=right|2,433|| align=right|0,189|| align=right|3,05|| align=right|3,795||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3007) Reaves||1979 UC|| align=right|12,4|| align=right|2,369|| align=right|0,133|| align=right|8,34|| align=right|3,645||MBA||17. října 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3008) Nojiri||1938 WA|| align=right|12,0|| align=right|3,170|| align=right|0,139|| align=right|00,80|| align=right|5,644||MBA||17. listopadu 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3009) Coventry||1973 SM2|| align=right|14,1|| align=right|2,197|| align=right|0,205|| align=right|4,56|| align=right|3,256||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3010) Ushakov||1978 SB5|| align=right|12,2|| align=right|3,219|| align=right|0,175|| align=right|2,04|| align=right|5,774||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3011) Chongqing||1978 WM14|| align=right|11,9|| align=right|3,201|| align=right|0,202|| align=right|6,22|| align=right|5,726||MBA||26. listopadu 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3012) Minsk||1979 QU9|| align=right|11,1|| align=right|3,231|| align=right|0,063|| align=right|18,25|| align=right|5,806||MBA||27. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3013) Dobrovoleva||1979 SD7|| align=right|13,3|| align=right|2,359|| align=right|0,140|| align=right|3,67|| align=right|3,623||MBA||23. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3014) Huangsushu||1979 TM|| align=right|13,0|| align=right|2,365|| align=right|0,228|| align=right|00,99|| align=right|3,636||MBA||11. října 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3015) Candy||1980 VN|| align=right|11,1|| align=right|3,397|| align=right|0,165|| align=right|17,43|| align=right|6,260||MBA||9. listopadu 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3016) Meuse||1981 EK|| align=right|12,4|| align=right|2,836|| align=right|0,043|| align=right|2,90|| align=right|4,775||MBA||1. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(3017) Petrovič||1981 UL|| align=right|11,4|| align=right|2,607|| align=right|0,131|| align=right|11,83|| align=right|4,208||MBA||25. října 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3018) Godiva||1982 KM|| align=right|12,8|| align=right|2,369|| align=right|0,186|| align=right|4,74|| align=right|3,646||MBA||21. května 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3019) Kulin||1940 AC|| align=right|11,7|| align=right|2,863|| align=right|0,055|| align=right|3,22|| align=right|4,844||MBA||7. ledna 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|(3020) Naudts||1949 PR|| align=right|12,2|| align=right|2,762|| align=right|0,063|| align=right|6,28|| align=right|4,588||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3021) Lucubratio||1967 CB|| align=right|11,9|| align=right|3,181|| align=right|0,256|| align=right|16,55|| align=right|5,674||MBA||6. února 1967||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3022) Dobermann||1980 SH|| align=right|13,4|| align=right|1,932|| align=right|0,104|| align=right|23,52|| align=right|2,685||MBA||16. září 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3023) Heard||1981 JS|| align=right|13,6|| align=right|2,217|| align=right|0,086|| align=right|4,00|| align=right|3,299||MBA||5. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3024) Hainan||1981 UW9|| align=right|10,7|| align=right|3,422|| align=right|0,122|| align=right|14,78|| align=right|6,329||MBA||23. října 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3025) Higson||1982 QR|| align=right|11,6|| align=right|3,200|| align=right|0,088|| align=right|21,01|| align=right|5,722||MBA||20. srpna 1982||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3026) Sarastro||1977 TA1|| align=right|11,9|| align=right|3,029|| align=right|0,030|| align=right|9,66|| align=right|5,271||MBA||12. října 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3027) Shavarsh||1978 PQ2|| align=right|13,3|| align=right|2,672|| align=right|0,220|| align=right|1,97|| align=right|4,368||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3028) Zhangguoxi||1978 TA2|| align=right|10,7|| align=right|3,020|| align=right|0,025|| align=right|9,51|| align=right|5,246||MBA||9. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3029) Sanders||1981 EA8|| align=right|13,0|| align=right|2,240|| align=right|0,112|| align=right|3,43|| align=right|3,352||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3030) Vehrenberg||1981 EH16|| align=right|14,3|| align=right|2,270|| align=right|0,245|| align=right|3,50|| align=right|3,420||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3031) Houston||1984 CX|| align=right|13,0|| align=right|2,237|| align=right|0,099|| align=right|4,34|| align=right|3,344||MBA||8. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3032) Evans||1984 CA1|| align=right|11,4|| align=right|2,894|| align=right|0,082|| align=right|3,23|| align=right|4,921||MBA||8. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3033) Holbaek||1984 EJ|| align=right|13,0|| align=right|2,236|| align=right|0,096|| align=right|4,74|| align=right|3,343||MBA||5. března 1984||Brorfelde||K. Augustesen; P. Jensen; H. J. Fogh Olsen
|-
|(3034) Climenhaga||A917 SE|| align=right|12,3|| align=right|2,325|| align=right|0,210|| align=right|4,93|| align=right|3,544||MBA||24. září 1917||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(3035) Chambers||A924 EJ|| align=right|12,4|| align=right|2,633|| align=right|0,135|| align=right|2,60|| align=right|4,273||MBA||7. března 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3036) Krat||1937 TO|| align=right|9,8|| align=right|3,213|| align=right|0,095|| align=right|22,89|| align=right|5,758||MBA||11. října 1937||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(3037) Alku||1944 BA|| align=right|11,6|| align=right|2,677|| align=right|0,188|| align=right|18,98|| align=right|4,379||MBA||17. ledna 1944||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3038) Bernes||1978 QB3|| align=right|13,7|| align=right|2,439|| align=right|0,206|| align=right|4,72|| align=right|3,808||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3039) Yangel||1978 SP2|| align=right|12,5|| align=right|2,559|| align=right|0,146|| align=right|15,28|| align=right|4,092||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3040) Kozai||1979 BA|| align=right|14,5|| align=right|1,841|| align=right|0,201|| align=right|46,64|| align=right|2,498||MBA||23. ledna 1979||Cerro Tololo||W. Liller
|-
|(3041) Webb||1980 GD|| align=right|12,5|| align=right|2,586|| align=right|0,147|| align=right|14,63|| align=right|4,159||MBA||15. dubna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3042) Zelinsky||1981 EF10|| align=right|13,8|| align=right|2,278|| align=right|0,211|| align=right|5,00|| align=right|3,437||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3043) San Diego||1982 SA|| align=right|13,6|| align=right|1,927|| align=right|0,107|| align=right|21,79|| align=right|2,674||MBA||20. září 1982||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3044) Saltykov||1983 RE3|| align=right|12,0|| align=right|2,853|| align=right|0,160|| align=right|13,53|| align=right|4,819||MBA||2. září 1983||Krym–Naučnyj||N. V. Metlova; N. E. Kurochkin
|-
|(3045) Alois||1984 AW|| align=right|11,4|| align=right|3,129|| align=right|0,117|| align=right|3,35|| align=right|5,534||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|(3046) Molière||4120 P-L|| align=right|12,2|| align=right|3,136|| align=right|0,152|| align=right|18,34|| align=right|5,554||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3047) Goethe||6091 P-L|| align=right|12,7|| align=right|2,645|| align=right|0,025|| align=right|1,61|| align=right|4,301||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3048) Guangzhou||1964 TH1|| align=right|13,4|| align=right|2,399|| align=right|0,146|| align=right|1,94|| align=right|3,716||MBA||8. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3049) Kuzbass||1968 FH|| align=right|11,6|| align=right|3,115|| align=right|0,141|| align=right|2,50|| align=right|5,497||MBA||28. března 1968||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3050) Carrera||1972 NW|| align=right|14,1|| align=right|2,226|| align=right|0,189|| align=right|1,31|| align=right|3,319||MBA||13. července 1972||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(3051) Nantong||1974 YP|| align=right|12,8|| align=right|2,597|| align=right|0,258|| align=right|13,34|| align=right|4,183||MBA||19. prosince 1974||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3052) Herzen||1976 YJ3|| align=right|13,1|| align=right|2,375|| align=right|0,183|| align=right|3,91|| align=right|3,659||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3053) Dresden||1977 QS|| align=right|12,9|| align=right|2,381|| align=right|0,207|| align=right|4,62|| align=right|3,672||MBA||18. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3054) Strugatskia||1977 RE7|| align=right|11,3|| align=right|3,095|| align=right|0,211|| align=right|2,08|| align=right|5,443||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3055) Annapavlova||1978 TR3|| align=right|12,5|| align=right|2,562|| align=right|0,108|| align=right|15,01|| align=right|4,099||MBA||4. října 1978||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3056) INAG||1978 VD1|| align=right|12,9|| align=right|2,420|| align=right|0,117|| align=right|5,65|| align=right|3,763||MBA||1. listopadu 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(3057) Mälaren||1981 EG|| align=right|13,4|| align=right|2,261|| align=right|0,075|| align=right|7,29|| align=right|3,398||MBA||9. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3058) Delmary||1981 EO17|| align=right|14,3|| align=right|2,249|| align=right|0,158|| align=right|3,55|| align=right|3,372||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3059) Pryor||1981 EF23|| align=right|13,7|| align=right|2,268|| align=right|0,130|| align=right|2,36|| align=right|3,416||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3060) Delcano||1982 RD1|| align=right|13,4|| align=right|2,278|| align=right|0,177|| align=right|7,27|| align=right|3,438||MBA||12. září 1982||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3061) Cook||1982 UB1|| align=right|11,9|| align=right|3,086|| align=right|0,198|| align=right|3,26|| align=right|5,420||MBA||21. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3062) Wren||1982 XC|| align=right|10,8|| align=right|3,025|| align=right|0,110|| align=right|11,32|| align=right|5,261||MBA||14. prosince 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3063) Makhaon||1983 PV|| align=right|8,6|| align=right|5,185|| align=right|0,059|| align=right|12,18|| align=right|11,81||JUT||4. srpna 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3064) Zimmer||1984 BB1|| align=right|13,0|| align=right|2,456|| align=right|0,119|| align=right|2,94|| align=right|3,848||MBA||28. ledna 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3065) Sarahill||1984 CV|| align=right|11,8|| align=right|2,719|| align=right|0,063|| align=right|4,31|| align=right|4,482||MBA||8. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3066) McFadden||1984 EO|| align=right|11,2|| align=right|2,526|| align=right|0,134|| align=right|15,57|| align=right|4,014||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3067) Akhmatova||1982 TE2|| align=right|13,0|| align=right|2,246|| align=right|0,139|| align=right|4,53|| align=right|3,366||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|(3068) Khanina||1982 YJ1|| align=right|13,2|| align=right|2,230|| align=right|0,102|| align=right|6,46|| align=right|3,330||MBA||23. prosince 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3069) Heyrovský||1982 UG2|| align=right|13,8|| align=right|2,352|| align=right|0,243|| align=right|1,68|| align=right|3,607||MBA||16. října 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3070) Aitken||1949 GK|| align=right|13,8|| align=right|2,306|| align=right|0,197|| align=right|2,35|| align=right|3,502||MBA||4. dubna 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3071) Nesterov||1973 FT1|| align=right|11,8|| align=right|3,212|| align=right|0,078|| align=right|2,21|| align=right|5,755||MBA||28. března 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3072) Vilnius||1978 RS1|| align=right|14,0|| align=right|2,239|| align=right|0,180|| align=right|5,65|| align=right|3,351||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3073) Kursk||1979 SW11|| align=right|13,5|| align=right|2,243|| align=right|0,138|| align=right|5,04|| align=right|3,358||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3074) Popov||1979 YE9|| align=right|13,6|| align=right|2,339|| align=right|0,113|| align=right|2,43|| align=right|3,577||MBA||24. prosince 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3075) Bornmann||1981 EY15|| align=right|13,9|| align=right|2,274|| align=right|0,131|| align=right|9,97|| align=right|3,428||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3076) Garber||1982 RB1|| align=right|13,7|| align=right|2,238|| align=right|0,190|| align=right|7,72|| align=right|3,348||MBA||13. září 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(3077) Henderson||1982 SK|| align=right|12,7|| align=right|2,241|| align=right|0,056|| align=right|1,48|| align=right|3,354||MBA||22. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3078) Horrocks||1984 FG|| align=right|11,6|| align=right|3,152|| align=right|0,096|| align=right|7,11|| align=right|5,596||MBA||31. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3079) Schiller||2578 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,687|| align=right|0,216|| align=right|3,92|| align=right|4,404||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3080) Moisseiev||1935 TE|| align=right|11,7|| align=right|2,612|| align=right|0,194|| align=right|13,89|| align=right|4,221||MBA||3. října 1935||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(3081) Martinůboh||1971 UP|| align=right|13,8|| align=right|2,411|| align=right|0,183|| align=right|5,30|| align=right|3,743||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3082) Dzhalil||1972 KE|| align=right|12,3|| align=right|2,577|| align=right|0,076|| align=right|10,34|| align=right|4,137||MBA||17. května 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3083) OAFA||1974 MH|| align=right|13,8|| align=right|2,285|| align=right|0,153|| align=right|6,48|| align=right|3,453||MBA||17. června 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(3084) Kondratyuk||1977 QB1|| align=right|13,2|| align=right|2,436|| align=right|0,229|| align=right|4,15|| align=right|3,802||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3085) Donna||1980 DA|| align=right|13,1|| align=right|2,389|| align=right|0,100|| align=right|3,83|| align=right|3,691||MBA||18. února 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(3086) Kalbaugh||1980 XE|| align=right|13,6|| align=right|1,936|| align=right|0,027|| align=right|19,01|| align=right|2,694||MBA||4. prosince 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3087) Beatrice Tinsley||1981 QJ1|| align=right|12,8|| align=right|3,079|| align=right|0,111|| align=right|19,83|| align=right|5,402||MBA||30. srpna 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(3088) Jinxiuzhonghua||1981 UX9|| align=right|11,8|| align=right|3,018|| align=right|0,055|| align=right|10,25|| align=right|5,241||MBA||24. října 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3089) Oujianquan||1981 XK2|| align=right|11,0|| align=right|2,935|| align=right|0,183|| align=right|16,68|| align=right|5,028||MBA||3. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3090) Tjossem||1982 AN|| align=right|12,1|| align=right|3,175|| align=right|0,081|| align=right|9,60|| align=right|5,655||MBA||4. ledna 1982||Palomar||J. Gibson
|-
|(3091) van den Heuvel||6081 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,351|| align=right|0,166|| align=right|2,01|| align=right|3,604||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3092) Herodotus||6550 P-L|| align=right|11,0|| align=right|3,531|| align=right|0,122|| align=right|10,95|| align=right|6,634||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3093) Bergholz||1971 MG|| align=right|11,5|| align=right|2,679|| align=right|0,205|| align=right|12,75|| align=right|4,384||MBA||28. června 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3094) Chukokkala||1979 FE2|| align=right|12,0|| align=right|2,647|| align=right|0,074|| align=right|14,59|| align=right|4,307||MBA||23. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3095) Omarkhayyam||1980 RT2|| align=right|11,3|| align=right|3,498|| align=right|0,069|| align=right|2,99|| align=right|6,541||MBA||8. září 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3096) Bezruč||1981 QC1|| align=right|12,7|| align=right|2,669|| align=right|0,194|| align=right|12,15|| align=right|4,360||MBA||28. srpna 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3097) Tacitus||2011 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,933|| align=right|0,085|| align=right|7,46|| align=right|5,021||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3098) van Sprang||4579 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,303|| align=right|0,212|| align=right|1,35|| align=right|3,494||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3099) Hergenrother||1940 GF|| align=right|11,4|| align=right|2,878|| align=right|0,205|| align=right|15,47|| align=right|4,882||MBA||3. dubna 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3100) Zimmerman||1977 EQ1|| align=right|13,9|| align=right|2,260|| align=right|0,088|| align=right|2,83|| align=right|3,396||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3101) Goldberger||1978 GB|| align=right|14,2|| align=right|1,980|| align=right|0,047|| align=right|28,56|| align=right|2,785||MBA||11. dubna 1978||Palomar||E. F. Helin; G. Grueff; J. V. Wall
|-
|(3102) Krok||1981 QA|| align=right|15,6|| align=right|2,153|| align=right|0,449|| align=right|8,42|| align=right|3,158||AMR||21. srpna 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(3103) Eger||1982 BB|| align=right|15,38|| align=right|1,406|| align=right|0,355|| align=right|20,94|| align=right|1,666||APL||20. ledna 1982||Piszkesteto||M. Lovas
|-
|(3104) Dürer||1982 BB1|| align=right|11,1|| align=right|2,963|| align=right|0,092|| align=right|24,19|| align=right|5,100||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3105) Stumpff||A907 PB|| align=right|13,1|| align=right|2,262|| align=right|0,194|| align=right|6,48|| align=right|3,402||MBA||8. srpna 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(3106) Morabito||1981 EE|| align=right|10,8|| align=right|3,149|| align=right|0,234|| align=right|14,84|| align=right|5,588||MBA||9. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3107) Weaver||1981 JG2|| align=right|13,8|| align=right|2,202|| align=right|0,208|| align=right|1,61|| align=right|3,268||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3108) Lyubov||1972 QM|| align=right|13,9|| align=right|2,229|| align=right|0,169|| align=right|3,29|| align=right|3,328||MBA||18. srpna 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3109) Machin||1974 DC|| align=right|11,6|| align=right|2,451|| align=right|0,088|| align=right|7,19|| align=right|3,838||MBA||19. února 1974||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3110) Wagman||1975 SC|| align=right|13,2|| align=right|2,562|| align=right|0,125|| align=right|2,25|| align=right|4,101||MBA||28. září 1975||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(3111) Misuzu||1977 DX8|| align=right|13,9|| align=right|2,224|| align=right|0,162|| align=right|2,02|| align=right|3,316||MBA||19. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(3112) Velimir||1977 QC5|| align=right|12,9|| align=right|2,379|| align=right|0,198|| align=right|3,96|| align=right|3,669||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3113) Chizhevskij||1978 RO|| align=right|13,2|| align=right|2,428|| align=right|0,076|| align=right|4,98|| align=right|3,782||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3114) Ercilla||1980 FB12|| align=right|13,5|| align=right|2,420|| align=right|0,199|| align=right|2,24|| align=right|3,764||MBA||19. března 1980||Cerro El Roble||University of Chile
|-
|(3115) Baily||1981 PL|| align=right|11,3|| align=right|2,579|| align=right|0,143|| align=right|10,17|| align=right|4,142||MBA||3. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3116) Goodricke||1983 CF|| align=right|12,5|| align=right|2,228|| align=right|0,201|| align=right|5,47|| align=right|3,325||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3117) Niepce||1983 CM1|| align=right|12,3|| align=right|2,847|| align=right|0,060|| align=right|3,25|| align=right|4,803||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3118) Claytonsmith||1974 OD|| align=right|10,9|| align=right|3,034|| align=right|0,064|| align=right|13,27|| align=right|5,284||MBA||19. července 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(3119) Dobronravin||1972 YX|| align=right|12,2|| align=right|3,071|| align=right|0,196|| align=right|4,73|| align=right|5,381||MBA||30. prosince 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3120) Dangrania||1979 RZ|| align=right|11,6|| align=right|3,028|| align=right|0,098|| align=right|12,96|| align=right|5,268||MBA||14. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3121) Tamines||1981 EV|| align=right|13,4|| align=right|2,228|| align=right|0,086|| align=right|6,37|| align=right|3,326||MBA||2. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(3122) Florence||1981 ET3|| align=right|14,2|| align=right|1,769|| align=right|0,423|| align=right|22,17|| align=right|2,352||AMR||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3123) Dunham||1981 QF2|| align=right|13,54|| align=right|2,462|| align=right|0,135|| align=right|2,00|| align=right|3,863||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3124) Kansas||1981 VB|| align=right|13,46|| align=right|2,745|| align=right|0,081|| align=right|5,91|| align=right|4,547||MBA||3. listopadu 1981||Kitt Peak||D. J. Tholen
|-
|(3125) Hay||1982 BJ1|| align=right|12,3|| align=right|2,601|| align=right|0,203|| align=right|12,77|| align=right|4,195||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3126) Davydov||1969 TP1|| align=right|11,5|| align=right|3,005|| align=right|0,108|| align=right|9,71|| align=right|5,208||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3127) Bagration||1973 ST4|| align=right|12,2|| align=right|2,600|| align=right|0,199|| align=right|4,83|| align=right|4,191||MBA||27. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3128) Obruchev||1979 FJ2|| align=right|11,5|| align=right|3,109|| align=right|0,165|| align=right|2,94|| align=right|5,480||MBA||23. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3129) Bonestell||1979 MK2|| align=right|12,4|| align=right|2,695|| align=right|0,219|| align=right|6,92|| align=right|4,423||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3130) Hillary||1981 YO|| align=right|12,8|| align=right|2,465|| align=right|0,201|| align=right|4,22|| align=right|3,870||MBA||20. prosince 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3131) Mason-Dixon||1982 BM1|| align=right|12,1|| align=right|2,926|| align=right|0,038|| align=right|2,41|| align=right|5,003||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3132) Landgraf||1940 WL|| align=right|11,6|| align=right|3,150|| align=right|0,120|| align=right|4,46|| align=right|5,590||MBA||29. listopadu 1940||Turku||L. Oterma
|-
|(3133) Sendai||A907 TC|| align=right|13,2|| align=right|2,182|| align=right|0,161|| align=right|6,57|| align=right|3,223||MBA||4. října 1907||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(3134) Kostinsky||A921 VA|| align=right|10,7|| align=right|3,979|| align=right|0,221|| align=right|7,64|| align=right|7,937||HLD||5. listopadu 1921||Krym–Simeis||S. Beljavskij
|-
|(3135) Lauer||1981 EC9|| align=right|14,0|| align=right|2,420|| align=right|0,141|| align=right|5,99|| align=right|3,765||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3136) Anshan||1981 WD4|| align=right|11,8|| align=right|3,167|| align=right|0,130|| align=right|4,54|| align=right|5,634||MBA||18. listopadu 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3137) Horky||1982 SM1|| align=right|13,4|| align=right|2,402|| align=right|0,191|| align=right|2,47|| align=right|3,721||MBA||16. září 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3138) Ciney||1980 KL|| align=right|13,4|| align=right|2,226|| align=right|0,075|| align=right|4,62|| align=right|3,320||MBA||22. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3139) Shantou||1980 VL1|| align=right|10,6|| align=right|3,199|| align=right|0,026|| align=right|20,51|| align=right|5,720||MBA||11. listopadu 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3140) Stellafane||1983 AO|| align=right|10,9|| align=right|3,019|| align=right|0,105|| align=right|11,27|| align=right|5,246||MBA||9. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3141) Buchar||1984 RH|| align=right|10,5|| align=right|3,404|| align=right|0,077|| align=right|10,94|| align=right|6,279||MBA||2. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3142) Kilopi||1937 AC|| align=right|12,3|| align=right|2,555|| align=right|0,087|| align=right|14,18|| align=right|4,083||MBA||9. ledna 1937||Nice||A. Patry
|-
|(3143) Genecampbell||1980 UA|| align=right|12,6|| align=right|2,846|| align=right|0,085|| align=right|3,10|| align=right|4,801||MBA||31. října 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(3144) Brosche||1931 TY1|| align=right|13,6|| align=right|2,225|| align=right|0,211|| align=right|5,51|| align=right|3,319||MBA||10. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3145) Walter Adams||1955 RY|| align=right|14,4|| align=right|2,192|| align=right|0,237|| align=right|5,04|| align=right|3,246||MBA||14. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3146) Dato||1972 KG|| align=right|13,2|| align=right|2,435|| align=right|0,199|| align=right|8,38|| align=right|3,799||MBA||17. května 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3147) Samantha||1976 YU3|| align=right|13,7|| align=right|2,622|| align=right|0,197|| align=right|3,55|| align=right|4,244||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3148) Grechko||1979 SA12|| align=right|11,8|| align=right|3,105|| align=right|0,190|| align=right|00,74|| align=right|5,469||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3149) Okudzhava||1981 SH|| align=right|14,0|| align=right|2,248|| align=right|0,158|| align=right|7,14|| align=right|3,370||MBA||22. září 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3150) Tosa||1983 CB|| align=right|11,0|| align=right|3,199|| align=right|0,121|| align=right|22,09|| align=right|5,719||MBA||11. února 1983||Geisei||T. Seki
|-
|(3151) Talbot||1983 HF|| align=right|12,1|| align=right|2,763|| align=right|0,140|| align=right|19,54|| align=right|4,593||MBA||18. dubna 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3152) Jones||1983 LF|| align=right|11,3|| align=right|2,627|| align=right|0,088|| align=right|11,33|| align=right|4,258||MBA||7. června 1983||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(3153) Lincoln||1984 SH3|| align=right|13,3|| align=right|2,424|| align=right|0,129|| align=right|7,71|| align=right|3,773||MBA||28. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3154) Grant||1984 SO3|| align=right|12,6|| align=right|3,098|| align=right|0,173|| align=right|2,48|| align=right|5,452||MBA||28. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3155) Lee||1984 SP3|| align=right|12,6|| align=right|2,343|| align=right|0,102|| align=right|7,21|| align=right|3,586||MBA||28. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3156) Ellington||1953 EE|| align=right|11,3|| align=right|2,860|| align=right|0,193|| align=right|15,81|| align=right|4,837||MBA||15. března 1953||Uccle||A. Schmitt
|-
|(3157) Novikov||1973 SX3|| align=right|11,5|| align=right|3,154|| align=right|0,139|| align=right|7,60|| align=right|5,601||MBA||25. září 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3158) Anga||1976 SU2|| align=right|12,5|| align=right|2,549|| align=right|0,104|| align=right|14,58|| align=right|4,070||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3159) Prokofʹev||1976 US2|| align=right|13,0|| align=right|2,571|| align=right|0,109|| align=right|14,60|| align=right|4,121||MBA||26. října 1976||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3160) Angerhofer||1980 LE|| align=right|13,5|| align=right|2,377|| align=right|0,157|| align=right|5,08|| align=right|3,664||MBA||14. června 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3161) Beadell||1980 TB5|| align=right|12,1|| align=right|2,573|| align=right|0,171|| align=right|14,93|| align=right|4,127||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3162) Nostalgia||1980 YH|| align=right|11,3|| align=right|3,157|| align=right|0,153|| align=right|17,91|| align=right|5,609||MBA||16. prosince 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3163) Randi||1981 QM|| align=right|13,6|| align=right|2,394|| align=right|0,335|| align=right|3,09|| align=right|3,704||MBA||28. srpna 1981||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(3164) Prast||6562 P-L|| align=right|11,9|| align=right|3,153|| align=right|0,165|| align=right|2,35|| align=right|5,597||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3165) Mikawa||1984 QE|| align=right|12,8|| align=right|2,245|| align=right|0,180|| align=right|3,93|| align=right|3,362||MBA||31. srpna 1984||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(3166) Klondike||1940 FG|| align=right|13,0|| align=right|2,238|| align=right|0,118|| align=right|5,25|| align=right|3,348||MBA||30. března 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3167) Babcock||1955 RS|| align=right|11,4|| align=right|2,541|| align=right|0,108|| align=right|15,59|| align=right|4,050||MBA||13. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3168) Lomnický Štít||1980 XM|| align=right|11,8|| align=right|2,996|| align=right|0,095|| align=right|10,55|| align=right|5,184||MBA||1. prosince 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3169) Ostro||1981 LA|| align=right|12,73|| align=right|1,892|| align=right|0,067|| align=right|24,91|| align=right|2,603||MBA||4. června 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3170) Dzhanibekov||1979 SS11|| align=right|12,0|| align=right|2,930|| align=right|0,084|| align=right|2,03|| align=right|5,015||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3171) Wangshouguan||1979 WO|| align=right|10,8|| align=right|3,188|| align=right|0,138|| align=right|11,40|| align=right|5,691||MBA||19. listopadu 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3172) Hirst||1981 WW|| align=right|13,4|| align=right|2,427|| align=right|0,224|| align=right|3,65|| align=right|3,780||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3173) McNaught||1981 WY|| align=right|13,2|| align=right|2,204|| align=right|0,211|| align=right|7,80|| align=right|3,272||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3174) Alcock||1984 UV|| align=right|11,8|| align=right|3,146|| align=right|0,174|| align=right|2,38|| align=right|5,579||MBA||26. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3175) Netto||1979 YP|| align=right|14,1|| align=right|2,364|| align=right|0,213|| align=right|00,64|| align=right|3,635||MBA||16. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(3176) Paolicchi||1980 VR1|| align=right|10,9|| align=right|2,876|| align=right|0,031|| align=right|18,13|| align=right|4,876||MBA||13. listopadu 1980||Piszkesteto||Z. Knezevic
|-
|(3177) Chillicothe||1934 AK|| align=right|11,9|| align=right|2,634|| align=right|0,151|| align=right|15,96|| align=right|4,273||MBA||8. ledna 1934||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|(3178) Yoshitsune||1984 WA|| align=right|11,9|| align=right|2,708|| align=right|0,384|| align=right|6,81|| align=right|4,455||MBA||21. listopadu 1984||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(3179) Beruti||1962 FA|| align=right|11,9|| align=right|3,102|| align=right|0,152|| align=right|1,76|| align=right|5,462||MBA||31. března 1962||La Plata||La Plata Observatory
|-
|(3180) Morgan||1962 RO|| align=right|14,6|| align=right|2,231|| align=right|0,149|| align=right|5,28|| align=right|3,331||MBA||7. září 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3181) Ahnert||1964 EC|| align=right|12,8|| align=right|2,230|| align=right|0,065|| align=right|3,96|| align=right|3,329||MBA||8. března 1964||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3182) Shimanto||1984 WC|| align=right|12,2|| align=right|2,614|| align=right|0,145|| align=right|12,58|| align=right|4,225||MBA||27. listopadu 1984||Geisei||T. Seki
|-
|(3183) Franzkaiser||1949 PP|| align=right|12,7|| align=right|3,189|| align=right|0,131|| align=right|2,18|| align=right|5,694||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3184) Raab||1949 QC|| align=right|12,1|| align=right|2,667|| align=right|0,264|| align=right|8,20|| align=right|4,354||MBA||22. srpna 1949||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(3185) Clintford||1953 VY1|| align=right|14,0|| align=right|2,366|| align=right|0,195|| align=right|3,96|| align=right|3,638||MBA||11. listopadu 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3186) Manuilova||1973 SD3|| align=right|12,3|| align=right|3,109|| align=right|0,176|| align=right|00,80|| align=right|5,480||MBA||22. září 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3187) Dalian||1977 TO3|| align=right|13,7|| align=right|2,284|| align=right|0,059|| align=right|2,76|| align=right|3,451||MBA||10. října 1977||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3188) Jekabsons||1978 OM|| align=right|14,1|| align=right|2,290|| align=right|0,134|| align=right|4,70|| align=right|3,464||MBA||28. července 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(3189) Penza||1978 RF6|| align=right|12,6|| align=right|3,100|| align=right|0,197|| align=right|8,23|| align=right|5,456||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3190) Aposhanskij||1978 SR6|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,118|| align=right|9,98|| align=right|5,183||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3191) Svanetia||1979 SX9|| align=right|12,1|| align=right|2,874|| align=right|0,016|| align=right|2,74|| align=right|4,872||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3192) A'Hearn||1982 BY1|| align=right|13,7|| align=right|2,378|| align=right|0,168|| align=right|2,89|| align=right|3,667||MBA||30. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3193) Elliot||1982 DJ|| align=right|13,4|| align=right|2,296|| align=right|0,106|| align=right|5,74|| align=right|3,479||MBA||20. února 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3194) Dorsey||1982 KD1|| align=right|12,0|| align=right|3,011|| align=right|0,104|| align=right|10,96|| align=right|5,223||MBA||27. května 1982||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3195) Fedchenko||1978 PT2|| align=right|12,4|| align=right|2,911|| align=right|0,066|| align=right|00,87|| align=right|4,965||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3196) Maklaj||1978 RY|| align=right|12,3|| align=right|3,029|| align=right|0,029|| align=right|8,97|| align=right|5,271||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3197) Weissman||1981 AD|| align=right|11,7|| align=right|2,665|| align=right|0,182|| align=right|16,43|| align=right|4,350||MBA||1. ledna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3198) Wallonia||1981 YH1|| align=right|12,3|| align=right|2,180|| align=right|0,239|| align=right|17,99|| align=right|3,219||MBA||30. prosince 1981||Haute Provence||F. Dossin
|-
|(3199) Nefertiti||1982 RA|| align=right|14,84|| align=right|1,575|| align=right|0,284|| align=right|32,97|| align=right|1,976||AMR||13. září 1982||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3200) Phaethon||1983 TB|| align=right|14,6|| align=right|1,272|| align=right|0,891|| align=right|22,18|| align=right|1,434||APL PHA||11. října 1983||IRAS||IRAS
|-
|(3201) Sijthoff||6560 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,088|| align=right|2,99|| align=right|3,393||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3202) Graff||A908 AA|| align=right|10,7|| align=right|3,940|| align=right|0,111|| align=right|11,11|| align=right|7,821||HLD||3. ledna 1908||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(3203) Huth||1938 SL|| align=right|13,9|| align=right|2,323|| align=right|0,263|| align=right|6,68|| align=right|3,541||MBA||18. září 1938||Sonneberg||C. Hoffmeister
|-
|(3204) Lindgren||1978 RH|| align=right|12,2|| align=right|3,163|| align=right|0,277|| align=right|2,07|| align=right|5,625||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3205) Boksenberg||1979 MO6|| align=right|13,4|| align=right|2,682|| align=right|0,199|| align=right|12,31|| align=right|4,392||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3206) Wuhan||1980 VN1|| align=right|13,6|| align=right|2,553|| align=right|0,236|| align=right|8,68|| align=right|4,078||MBA||13. listopadu 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3207) Spinrad||1981 EY25|| align=right|12,1|| align=right|2,909|| align=right|0,064|| align=right|2,22|| align=right|4,961||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3208) Lunn||1981 JM|| align=right|12,0|| align=right|3,119|| align=right|0,112|| align=right|2,34|| align=right|5,507||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3209) Buchwald||1982 BL1|| align=right|13,6|| align=right|2,193|| align=right|0,054|| align=right|5,24|| align=right|3,246||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3210) Lupishko||1983 WH1|| align=right|11,2|| align=right|3,115|| align=right|0,048|| align=right|13,62|| align=right|5,498||MBA||29. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3211) Louispharailda||1931 CE|| align=right|12,8|| align=right|2,735|| align=right|0,250|| align=right|10,51|| align=right|4,522||MBA||10. února 1931||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(3212) Agricola||1938 DH2|| align=right|13,8|| align=right|2,257|| align=right|0,153|| align=right|7,81|| align=right|3,390||MBA||19. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3213) Smolensk||1977 NQ|| align=right|12,2|| align=right|3,206|| align=right|0,151|| align=right|00,96|| align=right|5,738||MBA||14. července 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3214) Makarenko||1978 TZ6|| align=right|11,1|| align=right|3,013|| align=right|0,059|| align=right|11,51|| align=right|5,230||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3215) Lapko||1980 BQ|| align=right|12,1|| align=right|3,125|| align=right|0,107|| align=right|7,22|| align=right|5,522||MBA||23. ledna 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3216) Harrington||1980 RB|| align=right|14,0|| align=right|2,396|| align=right|0,304|| align=right|4,92|| align=right|3,709||MBA||4. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3217) Seidelmann||1980 RK|| align=right|14,4|| align=right|2,388|| align=right|0,261|| align=right|6,14|| align=right|3,689||MBA||2. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3218) Delphine||6611 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,520|| align=right|0,218|| align=right|2,71|| align=right|4,000||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3219) Komaki||1934 CX|| align=right|11,6|| align=right|3,041|| align=right|0,125|| align=right|6,79|| align=right|5,302||MBA||4. února 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3220) Murayama||1951 WF|| align=right|12,9|| align=right|2,227|| align=right|0,174|| align=right|6,62|| align=right|3,322||MBA||22. listopadu 1951||Nice||M. Laugier
|-
|(3221) Changshi||1981 XF2|| align=right|13,3|| align=right|2,205|| align=right|0,155|| align=right|3,66|| align=right|3,273||MBA||2. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3222) Liller||1983 NJ|| align=right|11,4|| align=right|3,091|| align=right|0,058|| align=right|15,99|| align=right|5,434||MBA||10. července 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3223) Forsius||1942 RN|| align=right|11,0|| align=right|2,607|| align=right|0,146|| align=right|10,05|| align=right|4,208||MBA||7. září 1942||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3224) Irkutsk||1977 RL6|| align=right|11,3|| align=right|2,786|| align=right|0,164|| align=right|4,31|| align=right|4,650||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3225) Hoag||1982 QQ|| align=right|13,6|| align=right|1,880|| align=right|0,053|| align=right|25,07|| align=right|2,578||MBA||20. srpna 1982||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3226) Plinius||6565 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,873|| align=right|0,076|| align=right|3,07|| align=right|4,869||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3227) Hasegawa||1928 DF|| align=right|12,5|| align=right|2,446|| align=right|0,138|| align=right|3,91|| align=right|3,825||MBA||24. února 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3228) Pire||1935 CL|| align=right|12,5|| align=right|2,462|| align=right|0,135|| align=right|1,93|| align=right|3,863||MBA||8. února 1935||Uccle||S. J. Arend
|-
|(3229) Solnhofen||A916 PC|| align=right|12,8|| align=right|2,314|| align=right|0,154|| align=right|9,46|| align=right|3,520||MBA||9. srpna 1916||Bergedorf||H. Thiele
|-
|(3230) Vampilov||1972 LE|| align=right|12,2|| align=right|3,156|| align=right|0,313|| align=right|15,48|| align=right|5,605||MBA||8. června 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3231) Mila||1972 RU2|| align=right|13,1|| align=right|2,447|| align=right|0,126|| align=right|6,39|| align=right|3,827||MBA||4. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3232) Brest||1974 SL|| align=right|11,7|| align=right|3,025|| align=right|0,077|| align=right|9,87|| align=right|5,260||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3233) Krišbarons||1977 RA6|| align=right|12,9|| align=right|2,228|| align=right|0,104|| align=right|3,61|| align=right|3,325||MBA||9. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3234) Hergiani||1978 QO2|| align=right|12,5|| align=right|3,102|| align=right|0,191|| align=right|00,97|| align=right|5,461||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3235) Melchior||1981 EL1|| align=right|13,4|| align=right|2,688|| align=right|0,243|| align=right|13,48|| align=right|4,407||MBA||6. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(3236) Strand||1982 BH1|| align=right|13,7|| align=right|2,202|| align=right|0,145|| align=right|1,11|| align=right|3,267||MBA||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3237) Victorplatt||1984 SA5|| align=right|10,6|| align=right|3,017|| align=right|0,061|| align=right|9,12|| align=right|5,241||MBA||25. září 1984||Palomar||J. Platt
|-
|(3238) Timresovia||1975 VB9|| align=right|13,4|| align=right|2,666|| align=right|0,186|| align=right|11,72|| align=right|4,352||MBA||8. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3239) Meizhou||1978 UJ2|| align=right|14,6|| align=right|2,185|| align=right|0,222|| align=right|3,02|| align=right|3,229||MBA||29. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3240) Laocoon||1978 VG6|| align=right|10,0|| align=right|5,257|| align=right|0,127|| align=right|2,34|| align=right|12,06||JUT||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3241) Yeshuhua||1978 WH14|| align=right|12,3|| align=right|3,046|| align=right|0,159|| align=right|1,65|| align=right|5,315||MBA||28. listopadu 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3242) Bakhchisaraj||1979 SG9|| align=right|12,3|| align=right|2,680|| align=right|0,162|| align=right|12,37|| align=right|4,386||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3243) Skytel||1980 DC|| align=right|12,4|| align=right|3,035|| align=right|0,108|| align=right|9,35|| align=right|5,286||MBA||19. února 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(3244) Petronius||4008 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,245|| align=right|0,164|| align=right|3,69|| align=right|3,363||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3245) Jensch||1973 UL5|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,164|| align=right|00,34|| align=right|5,518||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3246) Bidstrup||1976 GQ3|| align=right|11,3|| align=right|3,192|| align=right|0,036|| align=right|21,78|| align=right|5,703||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3247) Di Martino||1981 YE|| align=right|12,9|| align=right|2,378|| align=right|0,128|| align=right|3,94|| align=right|3,667||MBA||30. prosince 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3248) Farinella||1982 FK|| align=right|10,7|| align=right|3,202|| align=right|0,155|| align=right|10,87|| align=right|5,730||MBA||21. března 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3249) Musashino||1977 DT4|| align=right|13,6|| align=right|2,347|| align=right|0,247|| align=right|3,37|| align=right|3,595||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(3250) Martebo||1979 EB|| align=right|11,4|| align=right|3,023|| align=right|0,101|| align=right|9,56|| align=right|5,255||MBA||6. března 1979||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(3251) Eratosthenes||6536 P-L|| align=right|12,9|| align=right|3,110|| align=right|0,163|| align=right|00,72|| align=right|5,483||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3252) Johnny||1981 EM4|| align=right|12,0|| align=right|2,665|| align=right|0,114|| align=right|12,73|| align=right|4,349||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3253) Gradie||1982 HQ1|| align=right|13,4|| align=right|2,249|| align=right|0,199|| align=right|7,43|| align=right|3,371||MBA||28. dubna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3254) Bus||1982 UM|| align=right|11,0|| align=right|3,958|| align=right|0,167|| align=right|4,45|| align=right|7,873||HLD||17. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3255) Tholen||1980 RA|| align=right|13,6|| align=right|2,372|| align=right|0,365|| align=right|21,35|| align=right|3,652||MBA||2. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3256) Daguerre||1981 SJ1|| align=right|12,4|| align=right|2,778|| align=right|0,098|| align=right|7,83|| align=right|4,630||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff; N. G. Thomas
|-
|(3257) Hanzlík||1982 GG|| align=right|13,5|| align=right|2,251|| align=right|0,170|| align=right|5,56|| align=right|3,378||MBA||15. dubna 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3258) Somnium||1983 RJ|| align=right|13,4|| align=right|2,206|| align=right|0,196|| align=right|7,56|| align=right|3,277||MBA||8. září 1983||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3259) Brownlee||1984 SZ4|| align=right|10,0|| align=right|3,160|| align=right|0,131|| align=right|15,52|| align=right|5,617||MBA||25. září 1984||Palomar||J. Platt
|-
|(3260) Vizbor||1974 SO2|| align=right|12,6|| align=right|2,235|| align=right|0,093|| align=right|5,22|| align=right|3,340||MBA||20. září 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3261) Tvardovskij||1979 SF9|| align=right|11,7|| align=right|2,903|| align=right|0,080|| align=right|2,75|| align=right|4,945||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3262) Miune||1983 WB|| align=right|10,9|| align=right|3,011|| align=right|0,060|| align=right|9,46|| align=right|5,224||MBA||28. listopadu 1983||Geisei||T. Seki
|-
|(3263) Bligh||1932 CN|| align=right|13,0|| align=right|2,415|| align=right|0,068|| align=right|7,75|| align=right|3,753||MBA||5. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3264) Bounty||1934 AF|| align=right|12,2|| align=right|3,164|| align=right|0,131|| align=right|00,95|| align=right|5,628||MBA||7. ledna 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3265) Fletcher||1953 VN2|| align=right|13,1|| align=right|2,411|| align=right|0,143|| align=right|6,94|| align=right|3,744||MBA||9. listopadu 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3266) Bernardus||1978 PA|| align=right|13,5|| align=right|1,909|| align=right|0,111|| align=right|26,38|| align=right|2,636||MBA||11. srpna 1978||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(3267) Glo||1981 AA|| align=right|13,1|| align=right|2,330|| align=right|0,296|| align=right|23,99|| align=right|3,556||MBA||3. ledna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3268) De Sanctis||1981 DD|| align=right|13,4|| align=right|2,347|| align=right|0,127|| align=right|6,36|| align=right|3,595||MBA||26. února 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(3269) Vibert-Douglas||1981 EX16|| align=right|12,7|| align=right|2,785|| align=right|0,160|| align=right|17,20|| align=right|4,646||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3270) Dudley||1982 DA|| align=right|14,5|| align=right|2,149|| align=right|0,331|| align=right|27,65|| align=right|3,150||MBA||18. února 1982||Palomar||C. S. Shoemaker; S. J. Bus
|-
|(3271) Ul||1982 RB|| align=right|16,7|| align=right|2,102|| align=right|0,396|| align=right|25,04|| align=right|3,048||AMR||14. září 1982||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(3272) Tillandz||1938 DB1|| align=right|13,3|| align=right|2,245|| align=right|0,093|| align=right|3,93|| align=right|3,362||MBA||24. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3273) Drukar||1975 TS2|| align=right|11,4|| align=right|3,404|| align=right|0,033|| align=right|14,06|| align=right|6,279||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3274) Maillen||1981 QO2|| align=right|12,1|| align=right|3,148|| align=right|0,120|| align=right|1,24|| align=right|5,584||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3275) Oberndorfer||1982 HE1|| align=right|13,1|| align=right|2,333|| align=right|0,182|| align=right|8,59|| align=right|3,563||MBA||25. dubna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3276) Porta Coeli||1982 RZ1|| align=right|12,1|| align=right|3,119|| align=right|0,172|| align=right|2,69|| align=right|5,507||MBA||15. září 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3277) Aaronson||1984 AF1|| align=right|11,3|| align=right|3,138|| align=right|0,274|| align=right|8,58|| align=right|5,558||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3278) Běhounek||1984 BT|| align=right|11,1|| align=right|3,218|| align=right|0,021|| align=right|9,71|| align=right|5,772||MBA||27. ledna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3279) Solon||9103 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,203|| align=right|0,174|| align=right|3,17|| align=right|3,269||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3280) Grétry||1933 SJ|| align=right|12,5|| align=right|2,581|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|4,145||MBA||17. září 1933||Uccle||F. Rigaux
|-
|(3281) Maupertuis||1938 DZ|| align=right|12,7|| align=right|2,350|| align=right|0,099|| align=right|6,00|| align=right|3,602||MBA||24. února 1938||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3282) Spencer Jones||1949 DA|| align=right|13,3|| align=right|2,190|| align=right|0,043|| align=right|3,17|| align=right|3,240||MBA||19. února 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3283) Skorina||1979 QA10|| align=right|12,7|| align=right|2,397|| align=right|0,101|| align=right|6,90|| align=right|3,711||MBA||27. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3284) Niebuhr||1953 NB|| align=right|12,9|| align=right|2,766|| align=right|0,386|| align=right|6,67|| align=right|4,599||MBA||13. července 1953||Johannesburg||J. A. Bruwer
|-
|(3285) Ruth Wolfe||1983 VW1|| align=right|12,3|| align=right|2,529|| align=right|0,216|| align=right|20,58|| align=right|4,020||MBA||5. listopadu 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3286) Anatoliya||1980 BV|| align=right|12,8|| align=right|2,637|| align=right|0,104|| align=right|13,42|| align=right|4,282||MBA||23. ledna 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3287) Olmstead||1981 DK1|| align=right|15,0|| align=right|2,366|| align=right|0,301|| align=right|12,08|| align=right|3,639||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3288) Seleucus||1982 DV|| align=right|15,3|| align=right|2,033|| align=right|0,458|| align=right|5,94|| align=right|2,898||AMR||28. února 1982||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(3289) Mitani||1934 RP|| align=right|14,2|| align=right|2,327|| align=right|0,209|| align=right|1,77|| align=right|3,549||MBA||7. září 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3290) Azabu||1973 SZ1|| align=right|11,8|| align=right|3,974|| align=right|0,128|| align=right|2,78|| align=right|7,920||HLD||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3291) Dunlap||1982 VX3|| align=right|12,9|| align=right|3,147|| align=right|0,104|| align=right|2,00|| align=right|5,582||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(3292) Sather||2631 P-L|| align=right|12,8|| align=right|3,159|| align=right|0,177|| align=right|1,58|| align=right|5,614||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3293) Rontaylor||4650 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,399|| align=right|0,141|| align=right|2,15|| align=right|3,714||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3294) Carlvesely||6563 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,699|| align=right|0,068|| align=right|6,97|| align=right|4,433||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3295) Murakami||1950 DH|| align=right|12,9|| align=right|2,695|| align=right|0,255|| align=right|8,83|| align=right|4,424||MBA||17. února 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3296) Bosque Alegre||1975 SF|| align=right|12,2|| align=right|2,655|| align=right|0,196|| align=right|13,93|| align=right|4,325||MBA||30. září 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(3297) Hong Kong||1978 WN14|| align=right|12,3|| align=right|3,136|| align=right|0,173|| align=right|2,38|| align=right|5,553||MBA||26. listopadu 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3298) Massandra||1979 OB15|| align=right|13,5|| align=right|2,354|| align=right|0,193|| align=right|2,57|| align=right|3,611||MBA||21. července 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3299) Hall||1980 TX5|| align=right|14,2|| align=right|2,281|| align=right|0,079|| align=right|5,47|| align=right|3,444||MBA||10. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3300) McGlasson||1928 NA|| align=right|10,4|| align=right|3,160|| align=right|0,209|| align=right|18,78|| align=right|5,616||MBA||10. července 1928||Johannesburg||H. E. Wood
|-
|(3301) Jansje||1978 CT|| align=right|13,0|| align=right|2,234|| align=right|0,153|| align=right|5,07|| align=right|3,338||MBA||6. února 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(3302) Schliemann||1977 RS6|| align=right|12,8|| align=right|2,453|| align=right|0,098|| align=right|3,39|| align=right|3,842||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3303) Merta||1967 UN|| align=right|11,8|| align=right|2,898|| align=right|0,071|| align=right|2,77|| align=right|4,932||MBA||30. října 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3304) Pearce||1981 EQ21|| align=right|13,2|| align=right|3,048|| align=right|0,283|| align=right|2,21|| align=right|5,320||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3305) Ceadams||1985 KB|| align=right|12,2|| align=right|2,604|| align=right|0,154|| align=right|13,47|| align=right|4,201||MBA||21. května 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(3306) Byron||1979 SM11|| align=right|12,7|| align=right|2,248|| align=right|0,145|| align=right|4,53|| align=right|3,369||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3307) Athabasca||1981 DE1|| align=right|13,9|| align=right|2,259|| align=right|0,097|| align=right|6,38|| align=right|3,395||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3308) Ferreri||1981 EP|| align=right|11,5|| align=right|3,143|| align=right|0,187|| align=right|23,63|| align=right|5,572||MBA||1. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(3309) Brorfelde||1982 BH|| align=right|13,9|| align=right|1,818|| align=right|0,054|| align=right|21,14|| align=right|2,451||MBA BIN||28. ledna 1982||Brorfelde||K. S. Jensen
|-
|(3310) Patsy||1931 TS2|| align=right|10,8|| align=right|3,011|| align=right|0,056|| align=right|11,10|| align=right|5,223||MBA||9. října 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(3311) Podobed||1976 QM1|| align=right|12,1|| align=right|2,790|| align=right|0,038|| align=right|00,93|| align=right|4,659||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3312) Pedersen||1984 SN|| align=right|11,4|| align=right|3,004|| align=right|0,122|| align=right|9,66|| align=right|5,207||MBA||24. září 1984||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(3313) Mendel||1980 DG|| align=right|12,3|| align=right|2,653|| align=right|0,134|| align=right|11,41|| align=right|4,321||MBA||19. února 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3314) Beals||1981 FH|| align=right|13,1|| align=right|2,219|| align=right|0,046|| align=right|7,41|| align=right|3,304||MBA||30. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3315) Chant||1984 CZ|| align=right|12,5|| align=right|2,642|| align=right|0,089|| align=right|10,03|| align=right|4,293||MBA||8. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3316) Herzberg||1984 CN1|| align=right|11,7|| align=right|3,112|| align=right|0,102|| align=right|8,42|| align=right|5,490||MBA||6. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3317) Paris||1984 KF|| align=right|8,3|| align=right|5,215|| align=right|0,126|| align=right|27,88|| align=right|11,91||JUT||26. května 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3318) Blixen||1985 HB|| align=right|11,0|| align=right|3,012|| align=right|0,047|| align=right|11,57|| align=right|5,227||MBA||23. dubna 1985||Brorfelde||K. Augustesen; P. Jensen
|-
|(3319) Kibi||1977 EJ5|| align=right|12,1|| align=right|3,179|| align=right|0,149|| align=right|3,80|| align=right|5,667||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(3320) Namba||1982 VZ4|| align=right|13,3|| align=right|2,459|| align=right|0,048|| align=right|4,07|| align=right|3,856||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(3321) Dasha||1975 TZ2|| align=right|13,1|| align=right|2,547|| align=right|0,201|| align=right|7,33|| align=right|4,065||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3322) Lidiya||1975 XY1|| align=right|12,4|| align=right|2,393|| align=right|0,216|| align=right|23,48|| align=right|3,701||MBA||1. prosince 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3323) Turgenev||1979 SY9|| align=right|13,5|| align=right|2,564|| align=right|0,186|| align=right|00,72|| align=right|4,104||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3324) Avsyuk||1983 CW1|| align=right|11,7|| align=right|2,701|| align=right|0,026|| align=right|10,75|| align=right|4,439||MBA||4. února 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3325) TARDIS||1984 JZ|| align=right|11,4|| align=right|3,183|| align=right|0,010|| align=right|22,27|| align=right|5,678||MBA||3. května 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3326) Agafonikov||1985 FL|| align=right|12,8|| align=right|2,369|| align=right|0,172|| align=right|3,39|| align=right|3,645||MBA||20. března 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3327) Campins||1985 PW|| align=right|11,8|| align=right|3,174|| align=right|0,102|| align=right|1,57|| align=right|5,653||MBA||14. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3328) Interposita||1985 QD1|| align=right|11,7|| align=right|3,019|| align=right|0,104|| align=right|11,47|| align=right|5,244||MBA||21. srpna 1985||Zimmerwald||T. Schildknecht
|-
|(3329) Golay||1985 RT1|| align=right|11,4|| align=right|2,996|| align=right|0,089|| align=right|10,42|| align=right|5,184||MBA||12. září 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3330) Gantrisch||1985 RU1|| align=right|11,2|| align=right|3,149|| align=right|0,211|| align=right|10,28|| align=right|5,586||MBA||12. září 1985||Zimmerwald||T. Schildknecht
|-
|(3331) Kvistaberg||1979 QS|| align=right|13,2|| align=right|2,420|| align=right|0,089|| align=right|3,56|| align=right|3,764||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(3332) Raksha||1978 NT1|| align=right|11,7|| align=right|2,546|| align=right|0,085|| align=right|14,85|| align=right|4,062||MBA||4. července 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3333) Schaber||1980 TG5|| align=right|11,8|| align=right|3,126|| align=right|0,229|| align=right|11,96|| align=right|5,527||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3334) Somov||1981 YR|| align=right|11,8|| align=right|2,850|| align=right|0,027|| align=right|3,27|| align=right|4,810||MBA||20. prosince 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3335) Quanzhou||1966 AA|| align=right|11,6|| align=right|2,610|| align=right|0,128|| align=right|13,31|| align=right|4,217||MBA||1. ledna 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3336) Grygar||1971 UX|| align=right|14,4|| align=right|2,325|| align=right|0,187|| align=right|00,86|| align=right|3,545||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3337) Miloš||1971 UG1|| align=right|12,5|| align=right|2,843|| align=right|0,081|| align=right|1,99|| align=right|4,792||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3338) Richter||1973 UX5|| align=right|14,6|| align=right|2,147|| align=right|0,170|| align=right|00,74|| align=right|3,145||MBA||28. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3339) Treshnikov||1978 LB|| align=right|11,1|| align=right|3,178|| align=right|0,135|| align=right|17,81|| align=right|5,666||MBA||6. června 1978||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3340) Yinhai||1979 TK|| align=right|13,7|| align=right|2,234|| align=right|0,194|| align=right|5,61|| align=right|3,338||MBA||12. října 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3341) Hartmann||1980 OD|| align=right|12,6|| align=right|3,026|| align=right|0,235|| align=right|10,43|| align=right|5,262||MBA||17. července 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3342) Fivesparks||1982 BD3|| align=right|12,1|| align=right|3,138|| align=right|0,079|| align=right|6,19|| align=right|5,557||MBA||27. ledna 1982||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(3343) Nedzel||1982 HS|| align=right|13,3|| align=right|2,350|| align=right|0,311|| align=right|25,06|| align=right|3,602||MBA||28. dubna 1982||Socorro||Lincoln Laboratory ETS
|-
|(3344) Modena||1982 JA|| align=right|12,9|| align=right|2,417|| align=right|0,119|| align=right|9,45|| align=right|3,756||MBA||15. května 1982||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(3345) Tarkovskij||1982 YC1|| align=right|11,6|| align=right|2,475|| align=right|0,188|| align=right|15,84|| align=right|3,892||MBA||23. prosince 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3346) Gerla||1951 SD|| align=right|11,1|| align=right|3,189|| align=right|0,045|| align=right|21,51|| align=right|5,694||MBA||27. září 1951||Uccle||S. J. Arend
|-
|(3347) Konstantin||1975 VN1|| align=right|11,6|| align=right|3,133|| align=right|0,098|| align=right|4,77|| align=right|5,545||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3348) Pokryshkin||1978 EA3|| align=right|11,9|| align=right|3,171|| align=right|0,165|| align=right|10,40|| align=right|5,647||MBA||6. března 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3349) Manas||1979 FH2|| align=right|12,7|| align=right|2,739|| align=right|0,033|| align=right|4,25|| align=right|4,532||MBA||23. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3350) Scobee||1980 PJ|| align=right|14,3|| align=right|2,311|| align=right|0,205|| align=right|3,41|| align=right|3,513||MBA||8. srpna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3351) Smith||1980 RN1|| align=right|13,1|| align=right|3,048|| align=right|0,266|| align=right|13,21|| align=right|5,321||MBA||7. září 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3352) McAuliffe||1981 CW|| align=right|15,8|| align=right|1,880|| align=right|0,369|| align=right|4,78|| align=right|2,576||AMR||6. února 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3353) Jarvis||1981 YC|| align=right|13,5|| align=right|1,864|| align=right|0,085|| align=right|21,81|| align=right|2,543||MBA||20. prosince 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3354) McNair||1984 CW|| align=right|13,0|| align=right|2,325|| align=right|0,097|| align=right|6,42|| align=right|3,546||MBA||8. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3355) Onizuka||1984 CC1|| align=right|13,6|| align=right|2,187|| align=right|0,067|| align=right|4,07|| align=right|3,233||MBA||8. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3356) Resnik||1984 EU|| align=right|13,2|| align=right|2,193|| align=right|0,114|| align=right|4,10|| align=right|3,248||MBA||6. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3357) Tolstikov||1984 FT|| align=right|11,5|| align=right|3,020|| align=right|0,061|| align=right|11,25|| align=right|5,248||MBA||21. března 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3358) Anikushin||1978 RX|| align=right|12,3|| align=right|3,185|| align=right|0,203|| align=right|2,10|| align=right|5,683||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3359) Purcari||1978 RA6|| align=right|14,1|| align=right|2,257|| align=right|0,123|| align=right|5,75|| align=right|3,390||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3360)||1981 VA|| align=right|16,3|| align=right|2,468|| align=right|0,744|| align=right|21,43|| align=right|3,877||APL||4. listopadu 1981||Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|(3361) Orpheus||1982 HR|| align=right|19,03|| align=right|1,210|| align=right|0,323|| align=right|2,69|| align=right|1,331||APL PHA||24. dubna 1982||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(3362) Khufu||1984 QA|| align=right|18,3|| align=right|,990|| align=right|0,469|| align=right|9,92|| align=right|,985||ATN PHA||30. srpna 1984||Palomar||R. S. Dunbar; M. A. Barucci
|-
|(3363) Bowen||1960 EE|| align=right|12,0|| align=right|2,778|| align=right|0,098|| align=right|3,33|| align=right|4,629||MBA||6. března 1960||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3364) Zdenka||1984 GF|| align=right|13,8|| align=right|2,199|| align=right|0,105|| align=right|5,55|| align=right|3,261||MBA||5. dubna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3365) Recogne||1985 CG2|| align=right|12,1|| align=right|2,711|| align=right|0,177|| align=right|7,79|| align=right|4,463||MBA||13. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3366) Gödel||1985 SD1|| align=right|11,3|| align=right|3,006|| align=right|0,081|| align=right|9,97|| align=right|5,212||MBA||22. září 1985||Zimmerwald||T. Schildknecht
|-
|(3367) Alex||1983 CA3|| align=right|12,0|| align=right|2,786|| align=right|0,065|| align=right|5,33|| align=right|4,649||MBA||15. února 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3368) Duncombe||1985 QT|| align=right|11,3|| align=right|3,387|| align=right|0,090|| align=right|19,14|| align=right|6,233||MBA||22. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3369) Freuchen||1985 UZ|| align=right|12,0|| align=right|3,043|| align=right|0,138|| align=right|7,98|| align=right|5,307||MBA||18. října 1985||Brorfelde||Copenhagen Observatory
|-
|(3370) Kohsai||1934 CU|| align=right|14,0|| align=right|2,216|| align=right|0,110|| align=right|7,11|| align=right|3,299||MBA||4. února 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3371) Giacconi||1955 RZ|| align=right|12,3|| align=right|2,739|| align=right|0,014|| align=right|9,69|| align=right|4,533||MBA||14. září 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3372) Bratijchuk||1976 SP4|| align=right|12,3|| align=right|2,696|| align=right|0,141|| align=right|3,29|| align=right|4,426||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3373) Koktebelia||1978 QQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,246|| align=right|0,131|| align=right|3,21|| align=right|3,366||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3374) Namur||1980 KO|| align=right|13,0|| align=right|2,948|| align=right|0,018|| align=right|3,03|| align=right|5,060||MBA||22. května 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3375) Amy||1981 JY1|| align=right|13,6|| align=right|2,172|| align=right|0,026|| align=right|1,08|| align=right|3,201||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3376) Armandhammer||1982 UJ8|| align=right|12,4|| align=right|2,350|| align=right|0,067|| align=right|6,34|| align=right|3,602||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3377) Lodewijk||4122 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,914|| align=right|0,064|| align=right|1,30|| align=right|4,973||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3378) Susanvictoria||A922 WB|| align=right|13,3|| align=right|2,316|| align=right|0,093|| align=right|8,08|| align=right|3,524||MBA||25. listopadu 1922||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(3379) Oishi||1931 TJ1|| align=right|13,6|| align=right|2,355|| align=right|0,132|| align=right|2,86|| align=right|3,614||MBA||6. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3380) Awaji||1940 EF|| align=right|11,9|| align=right|2,843|| align=right|0,025|| align=right|3,25|| align=right|4,794||MBA||15. března 1940||Konkoly||G. Kulin
|-
|(3381) Mikkola||1941 UG|| align=right|13,2|| align=right|2,454|| align=right|0,206|| align=right|4,21|| align=right|3,844||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(3382) Cassidy||1948 RD|| align=right|13,2|| align=right|2,243|| align=right|0,184|| align=right|6,01|| align=right|3,358||MBA||7. září 1948||Flagstaff||H. L. Giclas
|-
|(3383) Koyama||1951 AB|| align=right|12,0|| align=right|2,566|| align=right|0,045|| align=right|14,61|| align=right|4,109||MBA||9. ledna 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3384) Daliya||1974 SB1|| align=right|13,9|| align=right|2,387|| align=right|0,209|| align=right|2,76|| align=right|3,687||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3385) Bronnina||1979 SK11|| align=right|12,8|| align=right|2,221|| align=right|0,042|| align=right|6,81|| align=right|3,310||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3386) Klementinum||1980 FA|| align=right|12,7|| align=right|2,838|| align=right|0,088|| align=right|2,17|| align=right|4,779||MBA||16. března 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|(3387) Greenberg||1981 WE|| align=right|12,8|| align=right|2,601|| align=right|0,188|| align=right|12,87|| align=right|4,194||MBA||20. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3388) Tsanghinchi||1981 YR1|| align=right|12,8|| align=right|2,363|| align=right|0,201|| align=right|25,01|| align=right|3,633||MBA||21. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3389) Sinzot||1984 DU|| align=right|12,3|| align=right|2,772|| align=right|0,141|| align=right|7,07|| align=right|4,615||MBA||25. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3390) Demanet||1984 ES1|| align=right|13,5|| align=right|2,253|| align=right|0,116|| align=right|3,39|| align=right|3,382||MBA||2. března 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3391) Sinon||1977 DD3|| align=right|10,3|| align=right|5,295|| align=right|0,083|| align=right|14,88|| align=right|12,19||JUT||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(3392) Setouchi||1979 YB|| align=right|14,2|| align=right|2,140|| align=right|0,281|| align=right|26,35|| align=right|3,130||MBA||17. prosince 1979||Kiso||H. Kosai; G. Sasaki
|-
|(3393) Štúr||1984 WY1|| align=right|12,8|| align=right|2,585|| align=right|0,067|| align=right|9,64|| align=right|4,157||MBA||28. listopadu 1984||Piszkesteto||M. Antal
|-
|(3394) Banno||1986 DB|| align=right|13,4|| align=right|2,318|| align=right|0,197|| align=right|7,09|| align=right|3,529||MBA||16. února 1986||Karasuyama||S. Inoda
|-
|(3395) Jitka||1985 UN|| align=right|11,7|| align=right|2,793|| align=right|0,054|| align=right|4,04|| align=right|4,667||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3396) Muazzez||A915 TE|| align=right|11,0|| align=right|3,383|| align=right|0,193|| align=right|8,40|| align=right|6,222||MBA||15. října 1915||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(3397) Leyla||1964 XA|| align=right|13,6|| align=right|2,349|| align=right|0,300|| align=right|21,99|| align=right|3,599||MBA||8. prosince 1964||Flagstaff||R. Burnham; N. G. Thomas
|-
|(3398) Stättmayer||1978 PC|| align=right|13,1|| align=right|2,287|| align=right|0,238|| align=right|24,20|| align=right|3,459||MBA||10. srpna 1978||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(3399) Kobzon||1979 SZ9|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,175|| align=right|00,14|| align=right|5,459||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3400) Aotearoa||1981 GX|| align=right|14,1|| align=right|1,935|| align=right|0,099|| align=right|20,24|| align=right|2,692||MBA||2. dubna 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(3401) Vanphilos||1981 PA|| align=right|12,6|| align=right|2,367|| align=right|0,360|| align=right|21,81|| align=right|3,642||MBA||1. srpna 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(3402) Wisdom||1981 PB|| align=right|15,2|| align=right|2,132|| align=right|0,280|| align=right|4,86|| align=right|3,113||MBA||5. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3403) Tammy||1981 SW|| align=right|13,0|| align=right|2,412|| align=right|0,195|| align=right|4,58|| align=right|3,746||MBA||25. září 1981||Socorro||L. G. Taff
|-
|(3404) Hinderer||1934 CY|| align=right|12,9|| align=right|2,667|| align=right|0,130|| align=right|10,05|| align=right|4,355||MBA||4. února 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3405) Daiwensai||1964 UQ|| align=right|12,2|| align=right|2,611|| align=right|0,114|| align=right|13,18|| align=right|4,218||MBA||30. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3406) Omsk||1969 DA|| align=right|11,3|| align=right|2,796|| align=right|0,133|| align=right|8,37|| align=right|4,674||MBA||21. února 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(3407) Jimmysimms||1973 DT|| align=right|12,3|| align=right|2,686|| align=right|0,157|| align=right|13,09|| align=right|4,402||MBA||28. února 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3408) Shalamov||1977 QG4|| align=right|13,2|| align=right|2,373|| align=right|0,228|| align=right|2,86|| align=right|3,654||MBA||18. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3409) Abramov||1977 RE6|| align=right|12,0|| align=right|2,856|| align=right|0,083|| align=right|1,40|| align=right|4,825||MBA||9. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3410) Vereshchagin||1978 SZ7|| align=right|13,2|| align=right|2,261|| align=right|0,097|| align=right|4,74|| align=right|3,399||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3411) Debetencourt||1980 LK|| align=right|13,6|| align=right|2,243|| align=right|0,118|| align=right|5,39|| align=right|3,360||MBA||2. června 1980||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3412) Kafka||1983 AU2|| align=right|13,3|| align=right|2,225|| align=right|0,105|| align=right|2,98|| align=right|3,319||MBA||10. ledna 1983||Palomar||R. Kirk; D. Rudy
|-
|(3413) Andriana||1983 CB3|| align=right|13,4|| align=right|2,252|| align=right|0,128|| align=right|5,80|| align=right|3,379||MBA||15. února 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3414) Champollion||1983 DJ|| align=right|13,8|| align=right|2,191|| align=right|0,101|| align=right|5,30|| align=right|3,243||MBA||19. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3415) Danby||1928 SL|| align=right|10,8|| align=right|3,961|| align=right|0,249|| align=right|1,37|| align=right|7,883||HLD||22. září 1928||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3416) Dorrit||1931 VP|| align=right|13,7|| align=right|1,918|| align=right|0,207|| align=right|22,07|| align=right|2,656||MBA||8. listopadu 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3417) Tamblyn||1937 GG|| align=right|13,7|| align=right|2,425|| align=right|0,225|| align=right|7,95|| align=right|3,775||MBA||1. dubna 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3418) Izvekov||1973 QZ1|| align=right|11,8|| align=right|3,164|| align=right|0,180|| align=right|1,90|| align=right|5,626||MBA||31. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3419) Guth||1981 JZ|| align=right|10,7|| align=right|3,210|| align=right|0,065|| align=right|17,56|| align=right|5,750||MBA||8. května 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(3420) Standish||1984 EB|| align=right|11,9|| align=right|3,107|| align=right|0,074|| align=right|14,29|| align=right|5,476||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3421) Yangchenning||1975 WK1|| align=right|13,5|| align=right|2,234|| align=right|0,093|| align=right|2,47|| align=right|3,339||MBA||26. listopadu 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3422) Reid||1978 OJ|| align=right|12,4|| align=right|2,692|| align=right|0,152|| align=right|13,94|| align=right|4,416||MBA||28. července 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(3423) Slouka||1981 CK|| align=right|12,2|| align=right|3,052|| align=right|0,108|| align=right|00,43|| align=right|5,331||MBA||9. února 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(3424) Nušl||1982 CD|| align=right|12,7|| align=right|2,547|| align=right|0,074|| align=right|6,76|| align=right|4,065||MBA||14. února 1982||Kleť||L. Brožek
|-
|(3425) Hurukawa||1929 BD|| align=right|10,9|| align=right|3,000|| align=right|0,091|| align=right|9,24|| align=right|5,194||MBA||29. ledna 1929||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3426) Seki||1932 CQ|| align=right|12,5|| align=right|2,620|| align=right|0,094|| align=right|13,16|| align=right|4,240||MBA||5. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3427) Szentmártoni||1938 AD|| align=right|13,6|| align=right|2,281|| align=right|0,136|| align=right|2,61|| align=right|3,445||MBA||6. ledna 1938||Konkoly||G. Kulin
|-
|(3428) Roberts||1952 JH|| align=right|12,0|| align=right|2,665|| align=right|0,165|| align=right|8,85|| align=right|4,350||MBA||1. května 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3429) Chuvaev||1974 SU1|| align=right|13,8|| align=right|2,339|| align=right|0,190|| align=right|1,33|| align=right|3,577||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3430) Bradfield||1980 TF4|| align=right|12,4|| align=right|2,760|| align=right|0,098|| align=right|4,44|| align=right|4,584||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3431) Nakano||1984 QC|| align=right|10,3|| align=right|3,096|| align=right|0,041|| align=right|12,26|| align=right|5,446||MBA||24. srpna 1984||Geisei||T. Seki
|-
|(3432) Kobuchizawa||1986 EE|| align=right|11,5|| align=right|3,197|| align=right|0,244|| align=right|13,16|| align=right|5,715||MBA||7. března 1986||Kobuchizawa||M. Inoue; O. Muramatsu; T. Urata
|-
|(3433) Fehrenbach||1963 TJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,396|| align=right|0,186|| align=right|4,53|| align=right|3,707||MBA||15. října 1963||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3434) Hurless||1981 VO|| align=right|13,0|| align=right|2,641|| align=right|0,230|| align=right|3,45|| align=right|4,292||MBA||2. listopadu 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3435) Boury||1981 XC2|| align=right|12,9|| align=right|2,324|| align=right|0,046|| align=right|7,72|| align=right|3,543||MBA||2. prosince 1981||Haute Provence||F. Dossin
|-
|(3436) Ibadinov||1976 SS3|| align=right|12,1|| align=right|2,864|| align=right|0,057|| align=right|1,74|| align=right|4,847||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3437) Kapitsa||1982 UZ5|| align=right|13,4|| align=right|2,272|| align=right|0,076|| align=right|3,95|| align=right|3,424||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3438) Inarradas||1974 SD5|| align=right|11,7|| align=right|3,052|| align=right|0,197|| align=right|15,29|| align=right|5,332||MBA||21. září 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(3439) Lebofsky||1983 RL2|| align=right|12,5|| align=right|2,745|| align=right|0,135|| align=right|4,75|| align=right|4,546||MBA||4. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3440) Stampfer||1950 DD|| align=right|12,1|| align=right|2,803|| align=right|0,060|| align=right|7,54|| align=right|4,692||MBA||17. února 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3441) Pochaina||1969 TS1|| align=right|12,2|| align=right|3,110|| align=right|0,181|| align=right|2,77|| align=right|5,484||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3442) Yashin||1978 TO7|| align=right|11,4|| align=right|3,151|| align=right|0,138|| align=right|12,23|| align=right|5,591||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3443) Leetsungdao||1979 SB1|| align=right|13,3|| align=right|2,393|| align=right|0,307|| align=right|12,69|| align=right|3,701||MBA||26. září 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3444) Stepanian||1980 RJ2|| align=right|12,4|| align=right|2,555|| align=right|0,266|| align=right|6,46|| align=right|4,083||MBA||7. září 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3445) Pinson||1983 FC|| align=right|12,2|| align=right|2,687|| align=right|0,128|| align=right|11,29|| align=right|4,405||MBA||16. března 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|(3446) Combes||1942 EB|| align=right|13,3|| align=right|2,377|| align=right|0,158|| align=right|7,68|| align=right|3,665||MBA||12. března 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3447) Burckhalter||1956 SC|| align=right|12,6|| align=right|1,992|| align=right|0,029|| align=right|20,72|| align=right|2,810||MBA||29. září 1956||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3448) Narbut||1977 QA5|| align=right|13,1|| align=right|2,193|| align=right|0,119|| align=right|3,39|| align=right|3,246||MBA||22. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3449) Abell||1978 VR9|| align=right|12,4|| align=right|3,077|| align=right|0,162|| align=right|2,05|| align=right|5,396||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3450) Dommanget||1983 QJ|| align=right|12,5|| align=right|2,745|| align=right|0,065|| align=right|6,47|| align=right|4,547||MBA||31. srpna 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3451) Mentor||1984 HA1|| align=right|8,1|| align=right|5,095|| align=right|0,069|| align=right|24,71|| align=right|11,50||JUT||19. dubna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3452) Hawke||1980 OA|| align=right|13,2|| align=right|2,269|| align=right|0,082|| align=right|2,32|| align=right|3,418||MBA||17. července 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3453) Dostoevsky||1981 SS5|| align=right|11,8|| align=right|2,388|| align=right|0,086|| align=right|4,52|| align=right|3,690||MBA||27. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3454) Lieske||1981 WB1|| align=right|13,6|| align=right|2,268|| align=right|0,157|| align=right|5,37|| align=right|3,415||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3455) Kristensen||1985 QC|| align=right|12,7|| align=right|2,244|| align=right|0,065|| align=right|3,56|| align=right|3,361||MBA||20. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3456) Etiennemarey||1985 RS2|| align=right|13,7|| align=right|2,164|| align=right|0,016|| align=right|1,78|| align=right|3,184||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3457) Arnenordheim||1985 RA3|| align=right|11,8|| align=right|2,855|| align=right|0,056|| align=right|3,25|| align=right|4,823||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3458) Boduognat||1985 RT3|| align=right|12,8|| align=right|2,450|| align=right|0,155|| align=right|2,13|| align=right|3,834||MBA||7. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3459) Bodil||1986 GB|| align=right|12,9|| align=right|2,246|| align=right|0,171|| align=right|5,23|| align=right|3,364||MBA||2. dubna 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3460) Ashkova||1973 QB2|| align=right|12,3|| align=right|3,194|| align=right|0,214|| align=right|2,38|| align=right|5,707||MBA||31. srpna 1973||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3461) Mandelshtam||1977 SA1|| align=right|13,2|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|3,25|| align=right|3,666||MBA||18. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3462) Zhouguangzhao||1981 UA10|| align=right|13,3|| align=right|2,453|| align=right|0,215|| align=right|5,80|| align=right|3,842||MBA||25. října 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3463) Kaokuen||1981 XJ2|| align=right|13,2|| align=right|2,448|| align=right|0,134|| align=right|3,03|| align=right|3,830||MBA||3. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3464) Owensby||1983 BA|| align=right|13,4|| align=right|2,240|| align=right|0,045|| align=right|6,78|| align=right|3,353||MBA||16. ledna 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3465) Trevires||1984 SQ5|| align=right|13,3|| align=right|2,315|| align=right|0,053|| align=right|6,07|| align=right|3,522||MBA||20. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3466) Ritina||1975 EA6|| align=right|13,3|| align=right|2,338|| align=right|0,160|| align=right|1,77|| align=right|3,575||MBA||6. března 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3467) Bernheim||1981 SF2|| align=right|13,0|| align=right|2,411|| align=right|0,149|| align=right|4,11|| align=right|3,744||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3468) Urgenta||1975 AM|| align=right|11,7|| align=right|3,018|| align=right|0,087|| align=right|11,01|| align=right|5,243||MBA||7. ledna 1975||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3469) Bulgakov||1982 UL7|| align=right|11,0|| align=right|3,021|| align=right|0,084|| align=right|9,24|| align=right|5,250||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3470) Yaronika||1975 ES|| align=right|13,1|| align=right|2,347|| align=right|0,145|| align=right|2,56|| align=right|3,595||MBA||6. března 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3471) Amelin||1977 QK2|| align=right|11,3|| align=right|3,191|| align=right|0,058|| align=right|15,39|| align=right|5,699||MBA||21. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3472) Upgren||1981 EJ10|| align=right|13,6|| align=right|2,725|| align=right|0,177|| align=right|4,49|| align=right|4,498||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3473) Sapporo||A924 EG|| align=right|13,6|| align=right|2,364|| align=right|0,157|| align=right|00,97|| align=right|3,633||MBA||7. března 1924||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3474) Linsley||1962 HE|| align=right|13,0|| align=right|2,555|| align=right|0,210|| align=right|5,98|| align=right|4,084||MBA||27. dubna 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3475) Fichte||1972 TD|| align=right|10,8|| align=right|3,172|| align=right|0,130|| align=right|15,02|| align=right|5,650||MBA||4. října 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3476) Dongguan||1978 UF2|| align=right|11,9|| align=right|3,161|| align=right|0,195|| align=right|21,62|| align=right|5,620||MBA||28. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3477) Kazbegi||1979 KH|| align=right|13,2|| align=right|2,346|| align=right|0,113|| align=right|6,72|| align=right|3,593||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(3478) Fanale||1979 XG|| align=right|12,8|| align=right|2,237|| align=right|0,164|| align=right|3,84|| align=right|3,344||MBA||14. prosince 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3479) Malaparte||1980 TQ|| align=right|11,4|| align=right|3,048|| align=right|0,100|| align=right|12,51|| align=right|5,320||MBA||3. října 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3480) Abante||1981 GB|| align=right|13,1|| align=right|3,056|| align=right|0,276|| align=right|3,74|| align=right|5,341||MBA||1. dubna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3481)||1982 DS6|| align=right|13,2|| align=right|2,242|| align=right|0,143|| align=right|5,49|| align=right|3,356||MBA||19. února 1982||Xinglong||Peking Observatory
|-
|(3482) Lesnaya||1975 VY4|| align=right|12,2|| align=right|2,786|| align=right|0,170|| align=right|4,69|| align=right|4,650||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3483) Svetlov||1976 YP2|| align=right|13,4|| align=right|1,933|| align=right|0,125|| align=right|23,62|| align=right|2,688||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3484) Neugebauer||1978 NE|| align=right|12,7|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|15,35|| align=right|4,165||MBA||10. července 1978||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(3485) Barucci||1983 NU|| align=right|12,6|| align=right|2,440|| align=right|0,166|| align=right|1,81|| align=right|3,810||MBA||11. července 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3486) Fulchignoni||1984 CR|| align=right|13,5|| align=right|2,432|| align=right|0,182|| align=right|3,21|| align=right|3,792||MBA||5. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3487) Edgeworth||1978 UF|| align=right|12,8|| align=right|2,607|| align=right|0,173|| align=right|12,45|| align=right|4,209||MBA||28. října 1978||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(3488) Brahic||1980 PM|| align=right|13,0|| align=right|2,607|| align=right|0,184|| align=right|14,15|| align=right|4,208||MBA||8. srpna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3489) Lottie||1983 AT2|| align=right|13,2|| align=right|2,409|| align=right|0,097|| align=right|6,33|| align=right|3,738||MBA||10. ledna 1983||Palomar||K. Herkenhoff; G. Ojakangas
|-
|(3490) Šolc||1984 SV|| align=right|13,4|| align=right|2,400|| align=right|0,119|| align=right|5,89|| align=right|3,718||MBA||20. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3491) Fridolin||1984 SM4|| align=right|12,4|| align=right|2,797|| align=right|0,094|| align=right|4,01|| align=right|4,678||MBA||30. září 1984||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3492) Petra-Pepi||1985 DQ|| align=right|11,8|| align=right|2,615|| align=right|0,147|| align=right|13,61|| align=right|4,228||MBA||16. února 1985||Kleť||M. Mahrová
|-
|(3493) Stepanov||1976 GR6|| align=right|13,4|| align=right|2,204|| align=right|0,088|| align=right|5,98|| align=right|3,271||MBA||3. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3494) Purple Mountain||1980 XW|| align=right|12,7|| align=right|2,350|| align=right|0,131|| align=right|5,84|| align=right|3,603||MBA||7. prosince 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3495) Colchagua||1981 NU|| align=right|11,4|| align=right|3,217|| align=right|0,122|| align=right|2,48|| align=right|5,768||MBA||2. července 1981||Cerro El Roble||L. E. Gonzalez
|-
|(3496) Arieso||1977 RC|| align=right|15,0|| align=right|2,716|| align=right|0,460|| align=right|29,62|| align=right|4,475||MBA||5. září 1977||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(3497) Innanen||1941 HJ|| align=right|12,0|| align=right|2,689|| align=right|0,152|| align=right|11,32|| align=right|4,408||MBA||19. dubna 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(3498) Belton||1981 EG14|| align=right|13,5|| align=right|2,355|| align=right|0,102|| align=right|6,24|| align=right|3,614||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3499) Hoppe||1981 VW1|| align=right|12,3|| align=right|3,104|| align=right|0,177|| align=right|2,23|| align=right|5,467||MBA||3. listopadu 1981||Tautenburg||F. Borngen; K. Kirsch
|-
|(3500) Kobayashi||A919 SD|| align=right|12,7|| align=right|2,240|| align=right|0,197|| align=right|4,26|| align=right|3,352||MBA||18. září 1919||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3501) Olegiya||1971 QU|| align=right|11,6|| align=right|2,924|| align=right|0,085|| align=right|5,00|| align=right|4,998||MBA||18. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3502) Huangpu||1964 TR1|| align=right|11,8|| align=right|3,127|| align=right|0,180|| align=right|2,82|| align=right|5,528||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3503) Brandt||1981 EF17|| align=right|13,7|| align=right|2,616|| align=right|0,186|| align=right|11,91|| align=right|4,229||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3504) Kholshevnikov||1981 RV3|| align=right|11,7|| align=right|3,099|| align=right|0,182|| align=right|2,05|| align=right|5,456||MBA||3. září 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3505) Byrd||1983 AM|| align=right|11,7|| align=right|3,014|| align=right|0,111|| align=right|9,11|| align=right|5,231||MBA||9. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3506) French||1984 CO1|| align=right|11,4|| align=right|3,002|| align=right|0,093|| align=right|9,07|| align=right|5,202||MBA||6. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3507) Vilas||1982 UX|| align=right|11,3|| align=right|3,139|| align=right|0,154|| align=right|3,25|| align=right|5,560||MBA||21. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3508) Pasternak||1980 DO5|| align=right|12,5|| align=right|2,759|| align=right|0,113|| align=right|6,65|| align=right|4,582||MBA||21. února 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3509) Sanshui||1978 UH2|| align=right|12,1|| align=right|2,601|| align=right|0,152|| align=right|12,82|| align=right|4,195||MBA||28. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3510) Veeder||1982 TP|| align=right|12,5|| align=right|2,546|| align=right|0,128|| align=right|5,69|| align=right|4,062||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3511) Tsvetaeva||1982 TC2|| align=right|12,3|| align=right|2,747|| align=right|0,199|| align=right|8,70|| align=right|4,553||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|(3512) Eriepa||1984 AC1|| align=right|13,6|| align=right|2,249|| align=right|0,249|| align=right|7,50|| align=right|3,372||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|(3513) Quqinyue||1965 UZ|| align=right|12,8|| align=right|2,630|| align=right|0,013|| align=right|2,65|| align=right|4,265||MBA||16. října 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3514) Hooke||1971 UJ|| align=right|11,7|| align=right|3,937|| align=right|0,200|| align=right|3,52|| align=right|7,811||HLD||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3515) Jindra||1982 UH2|| align=right|12,1|| align=right|2,845|| align=right|0,009|| align=right|1,41|| align=right|4,799||MBA||16. října 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3516) Rusheva||1982 UH7|| align=right|12,2|| align=right|2,882|| align=right|0,082|| align=right|2,32|| align=right|4,892||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3517) Tatianicheva||1976 SE1|| align=right|14,0|| align=right|2,241|| align=right|0,096|| align=right|3,15|| align=right|3,355||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3518) Florena||1977 QC4|| align=right|12,4|| align=right|2,675|| align=right|0,179|| align=right|13,89|| align=right|4,373||MBA||18. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3519) Ambiorix||1984 DO|| align=right|13,1|| align=right|2,170|| align=right|0,177|| align=right|00,57|| align=right|3,197||MBA||23. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3520) Klopsteg||1952 SG|| align=right|13,9|| align=right|2,257|| align=right|0,182|| align=right|4,59|| align=right|3,390||MBA||16. září 1952||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3521) Comrie||1982 MH|| align=right|14,4|| align=right|2,262|| align=right|0,068|| align=right|3,88|| align=right|3,401||MBA||26. června 1982||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(3522) Becker||1941 SW|| align=right|12,3|| align=right|3,170|| align=right|0,293|| align=right|8,37|| align=right|5,642||MBA||21. září 1941||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3523) Arina||1975 TV2|| align=right|12,2|| align=right|2,371|| align=right|0,137|| align=right|9,68|| align=right|3,651||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3524) Schulz||1981 EE27|| align=right|13,3|| align=right|2,616|| align=right|0,127|| align=right|13,06|| align=right|4,230||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3525) Paul||1983 CX2|| align=right|12,1|| align=right|3,085|| align=right|0,100|| align=right|2,55|| align=right|5,419||MBA||15. února 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3526) Jeffbell||1984 CN|| align=right|12,1|| align=right|2,792|| align=right|0,094|| align=right|8,49|| align=right|4,665||MBA||5. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3527) McCord||1985 GE1|| align=right|13,0|| align=right|2,293|| align=right|0,122|| align=right|5,51|| align=right|3,472||MBA||15. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3528) Counselman||1981 EW3|| align=right|12,9|| align=right|2,536|| align=right|0,158|| align=right|7,46|| align=right|4,039||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3529) Dowling||1981 EQ19|| align=right|14,0|| align=right|2,382|| align=right|0,186|| align=right|2,77|| align=right|3,675||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3530) Hammel||1981 EC20|| align=right|13,9|| align=right|2,400|| align=right|0,226|| align=right|1,18|| align=right|3,718||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3531) Cruikshank||1981 FB|| align=right|12,9|| align=right|2,624|| align=right|0,145|| align=right|13,13|| align=right|4,251||MBA||30. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3532) Tracie||1983 AS2|| align=right|11,9|| align=right|2,915|| align=right|0,059|| align=right|10,35|| align=right|4,977||MBA||10. ledna 1983||Palomar||K. Herkenhoff; G. Ojakangas
|-
|(3533) Toyota||1986 UE|| align=right|12,8|| align=right|2,220|| align=right|0,118|| align=right|4,87|| align=right|3,308||MBA||30. října 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(3534) Sax||1936 XA|| align=right|12,4|| align=right|2,754|| align=right|0,194|| align=right|7,66|| align=right|4,570||MBA||15. prosince 1936||Uccle||E. Delporte
|-
|(3535) Ditte||1979 SN11|| align=right|13,9|| align=right|2,300|| align=right|0,185|| align=right|1,58|| align=right|3,488||MBA||24. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3536) Schleicher||1981 EV20|| align=right|13,8|| align=right|2,343|| align=right|0,049|| align=right|6,56|| align=right|3,586||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3537) Jürgen||1982 VT|| align=right|13,1|| align=right|2,591|| align=right|0,156|| align=right|15,18|| align=right|4,169||MBA||15. listopadu 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3538) Nelsonia||6548 P-L|| align=right|13,4|| align=right|2,645|| align=right|0,268|| align=right|4,21|| align=right|4,300||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3539) Weimar||1967 GF1|| align=right|13,0|| align=right|2,658|| align=right|0,158|| align=right|13,65|| align=right|4,332||MBA||11. dubna 1967||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3540) Protesilaos||1973 UF5|| align=right|9,0|| align=right|5,252|| align=right|0,118|| align=right|23,33|| align=right|12,04||JUT||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3541) Graham||1984 ML|| align=right|12,7|| align=right|2,460|| align=right|0,145|| align=right|4,01|| align=right|3,857||MBA||18. června 1984||Bickley||Perth Observatory
|-
|(3542) Tanjiazhen||1964 TN2|| align=right|11,7|| align=right|3,168|| align=right|0,094|| align=right|8,09|| align=right|5,639||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3543) Ningbo||1964 VA3|| align=right|11,5|| align=right|3,178|| align=right|0,171|| align=right|1,05|| align=right|5,666||MBA||11. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3544) Borodino||1977 RD4|| align=right|12,5|| align=right|2,402|| align=right|0,221|| align=right|8,91|| align=right|3,722||MBA||7. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3545) Gaffey||1981 WK2|| align=right|12,1|| align=right|2,871|| align=right|0,056|| align=right|2,98|| align=right|4,864||MBA||20. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3546) Atanasoff||1983 SC|| align=right|12,7|| align=right|2,695|| align=right|0,024|| align=right|7,04|| align=right|4,424||MBA||28. září 1983||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(3547) Serov||1978 TM6|| align=right|13,3|| align=right|2,478|| align=right|0,053|| align=right|3,92|| align=right|3,899||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3548) Eurybates||1973 SO|| align=right|9,5|| align=right|5,160|| align=right|0,089|| align=right|8,08|| align=right|11,72||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3549) Hapke||1981 YH|| align=right|12,7|| align=right|2,763|| align=right|0,167|| align=right|7,55|| align=right|4,591||MBA||30. prosince 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3550) Link||1981 YS|| align=right|11,9|| align=right|2,926|| align=right|0,160|| align=right|14,69|| align=right|5,003||MBA||20. prosince 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3551) Verenia||1983 RD|| align=right|16,75|| align=right|2,093|| align=right|0,488|| align=right|9,52|| align=right|3,027||AMR||12. září 1983||Palomar||R. S. Dunbar
|-
|(3552) Don Quixote||1983 SA|| align=right|13,0|| align=right|4,231|| align=right|0,714|| align=right|30,89|| align=right|8,702||AMR||26. září 1983||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3553) Mera||1985 JA|| align=right|16,5|| align=right|1,645|| align=right|0,321|| align=right|36,77|| align=right|2,109||AMR||14. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3554) Amun||1986 EB|| align=right|15,82|| align=right|,974|| align=right|0,281|| align=right|23,37|| align=right|,961||ATN||4. března 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3555) Miyasaka||1931 TC1|| align=right|12,7|| align=right|2,734|| align=right|0,236|| align=right|9,47|| align=right|4,520||MBA||6. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3556) Lixiaohua||1964 UO|| align=right|12,5|| align=right|3,158|| align=right|0,226|| align=right|9,25|| align=right|5,611||MBA||30. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3557) Sokolsky||1977 QE1|| align=right|10,8|| align=right|4,005|| align=right|0,174|| align=right|6,04|| align=right|8,014||HLD||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3558) Shishkin||1978 SQ2|| align=right|12,5|| align=right|2,442|| align=right|0,066|| align=right|13,39|| align=right|3,815||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3559) Violaumayer||1980 PH|| align=right|13,8|| align=right|2,486|| align=right|0,217|| align=right|3,82|| align=right|3,919||MBA||8. srpna 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3560) Chenqian||1980 RZ2|| align=right|10,5|| align=right|3,018|| align=right|0,115|| align=right|9,28|| align=right|5,243||MBA||3. září 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3561) Devine||1983 HO|| align=right|10,7|| align=right|3,961|| align=right|0,131|| align=right|9,66|| align=right|7,882||HLD||18. dubna 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3562) Ignatius||1984 AZ|| align=right|13,1|| align=right|2,339|| align=right|0,156|| align=right|5,73|| align=right|3,577||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|(3563) Canterbury||1985 FE|| align=right|11,9|| align=right|2,796|| align=right|0,177|| align=right|6,95|| align=right|4,674||MBA||23. března 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(3564) Talthybius||1985 TC1|| align=right|9,0|| align=right|5,227|| align=right|0,040|| align=right|15,50|| align=right|11,95||JUT||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3565) Ojima||1986 YD|| align=right|11,3|| align=right|3,218|| align=right|0,114|| align=right|7,31|| align=right|5,772||MBA||22. prosince 1986||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(3566) Levitan||1979 YA9|| align=right|12,8|| align=right|2,362|| align=right|0,127|| align=right|2,28|| align=right|3,629||MBA||24. prosince 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3567) Alvema||1930 VD|| align=right|12,5|| align=right|2,784|| align=right|0,315|| align=right|6,83|| align=right|4,643||MBA||15. listopadu 1930||Uccle||E. Delporte
|-
|(3568) ASCII||1936 UB|| align=right|12,1|| align=right|3,138|| align=right|0,245|| align=right|19,46|| align=right|5,558||MBA||17. října 1936||Nice||M. Laugier
|-
|(3569) Kumon||1938 DN1|| align=right|12,7|| align=right|2,591|| align=right|0,124|| align=right|14,05|| align=right|4,171||MBA||20. února 1938||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3570) Wuyeesun||1979 XO|| align=right|11,4|| align=right|3,021|| align=right|0,089|| align=right|11,33|| align=right|5,251||MBA||14. prosince 1979||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3571) Milanštefánik||1982 EJ|| align=right|11,1|| align=right|3,947|| align=right|0,116|| align=right|7,84|| align=right|7,839||HLD||15. března 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3572) Leogoldberg||1954 UJ2|| align=right|12,7|| align=right|2,703|| align=right|0,134|| align=right|3,42|| align=right|4,444||MBA||28. října 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3573) Holmberg||1982 QO1|| align=right|12,7|| align=right|2,239|| align=right|0,067|| align=right|2,77|| align=right|3,351||MBA||16. srpna 1982||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(3574) Rudaux||1982 TQ|| align=right|13,8|| align=right|2,419|| align=right|0,186|| align=right|4,67|| align=right|3,761||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3575) Anyuta||1984 DU2|| align=right|11,9|| align=right|2,749|| align=right|0,124|| align=right|7,77|| align=right|4,558||MBA||26. února 1984||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3576) Galina||1984 DB3|| align=right|13,1|| align=right|2,395|| align=right|0,132|| align=right|10,12|| align=right|3,707||MBA||26. února 1984||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3577) Putilin||1969 TK|| align=right|10,4|| align=right|3,947|| align=right|0,194|| align=right|3,74|| align=right|7,841||HLD||7. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3578) Carestia||1977 CC|| align=right|11,6|| align=right|3,208|| align=right|0,212|| align=right|21,31|| align=right|5,744||MBA||11. února 1977||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(3579) Rockholt||1977 YA|| align=right|14,2|| align=right|2,737|| align=right|0,356|| align=right|31,07|| align=right|4,527||MBA||18. prosince 1977||Piszkesteto||M. Lovas
|-
|(3580) Avery||1983 CS2|| align=right|12,4|| align=right|2,864|| align=right|0,233|| align=right|3,40|| align=right|4,846||MBA||15. února 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3581) Alvarez||1985 HC|| align=right|12,1|| align=right|2,772|| align=right|0,409|| align=right|28,81|| align=right|4,613||MBA||23. dubna 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3582) Cyrano||1986 TT5|| align=right|11,2|| align=right|3,002|| align=right|0,077|| align=right|10,88|| align=right|5,200||MBA||2. října 1986||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3583) Burdett||1929 TQ|| align=right|13,3|| align=right|2,434|| align=right|0,177|| align=right|2,81|| align=right|3,796||MBA||5. října 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(3584) Aisha||1981 TW|| align=right|12,1|| align=right|3,090|| align=right|0,098|| align=right|2,13|| align=right|5,430||MBA||5. října 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3585) Goshirakawa||1987 BE|| align=right|12,4|| align=right|3,069|| align=right|0,190|| align=right|3,03|| align=right|5,375||MBA||28. ledna 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(3586) Vasnetsov||1978 SW6|| align=right|13,0|| align=right|2,460|| align=right|0,117|| align=right|9,85|| align=right|3,859||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3587) Descartes||1981 RK5|| align=right|12,2|| align=right|2,705|| align=right|0,037|| align=right|7,85|| align=right|4,449||MBA||8. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3588) Kirik||1981 TH4|| align=right|11,9|| align=right|3,216|| align=right|0,205|| align=right|6,35|| align=right|5,767||MBA||8. října 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3589) Loyola||1984 AB1|| align=right|13,7|| align=right|2,245|| align=right|0,165|| align=right|4,47|| align=right|3,363||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|(3590) Holst||1984 CQ|| align=right|13,1|| align=right|2,252|| align=right|0,081|| align=right|6,71|| align=right|3,378||MBA||5. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3591) Vladimirskij||1978 QJ2|| align=right|11,5|| align=right|3,162|| align=right|0,145|| align=right|1,15|| align=right|5,621||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3592) Nedbal||1980 CT|| align=right|13,7|| align=right|2,347|| align=right|0,191|| align=right|9,67|| align=right|3,594||MBA||15. února 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3593) Osip||1981 EB20|| align=right|14,6|| align=right|2,152|| align=right|0,094|| align=right|1,12|| align=right|3,156||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3594) Scotti||1983 CN|| align=right|12,7|| align=right|2,534|| align=right|0,030|| align=right|14,63|| align=right|4,033||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3595) Gallagher||1985 TF1|| align=right|12,9|| align=right|2,665|| align=right|0,124|| align=right|2,80|| align=right|4,349||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3596) Meriones||1985 VO|| align=right|9,2|| align=right|5,145|| align=right|0,074|| align=right|23,57|| align=right|11,67||JUT||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen; K. Augustesen
|-
|(3597) Kakkuri||1941 UL|| align=right|11,6|| align=right|3,173|| align=right|0,188|| align=right|2,52|| align=right|5,651||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(3598) Saucier||1977 KK1|| align=right|11,6|| align=right|3,173|| align=right|0,105|| align=right|00,78|| align=right|5,651||MBA||18. května 1977||Palomar||E. Howell Bus
|-
|(3599) Basov||1978 PB3|| align=right|11,8|| align=right|3,160|| align=right|0,121|| align=right|1,65|| align=right|5,617||MBA||8. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3600) Archimedes||1978 SL7|| align=right|12,9|| align=right|2,565|| align=right|0,136|| align=right|7,92|| align=right|4,107||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3601) Velikhov||1979 SP9|| align=right|12,3|| align=right|3,259|| align=right|0,145|| align=right|2,30|| align=right|5,882||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3602) Lazzaro||1981 DQ2|| align=right|14,3|| align=right|2,266|| align=right|0,134|| align=right|5,59|| align=right|3,411||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3603) Gajdušek||1981 RM|| align=right|12,9|| align=right|2,570|| align=right|0,124|| align=right|5,23|| align=right|4,120||MBA||5. září 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(3604) Berkhuijsen||5550 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,600|| align=right|0,119|| align=right|12,03|| align=right|4,191||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3605) Davy||1932 WB|| align=right|13,0|| align=right|2,252|| align=right|0,081|| align=right|3,93|| align=right|3,378||MBA||28. listopadu 1932||Uccle||E. Delporte
|-
|(3606) Pohjola||1939 SF|| align=right|12,4|| align=right|2,606|| align=right|0,231|| align=right|12,40|| align=right|4,206||MBA||19. září 1939||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3607) Naniwa||1977 DO4|| align=right|14,6|| align=right|2,247|| align=right|0,069|| align=right|2,85|| align=right|3,368||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(3608) Kataev||1978 SD1|| align=right|10,9|| align=right|3,381|| align=right|0,146|| align=right|11,04|| align=right|6,216||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3609) Liloketai||1980 VM1|| align=right|11,9|| align=right|3,124|| align=right|0,242|| align=right|4,86|| align=right|5,520||MBA||13. listopadu 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3610) Decampos||1981 EA1|| align=right|13,9|| align=right|2,149|| align=right|0,047|| align=right|2,08|| align=right|3,149||MBA||5. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(3611) Dabu||1981 YY1|| align=right|12,7|| align=right|2,789|| align=right|0,215|| align=right|8,47|| align=right|4,656||MBA||20. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3612) Peale||1982 TW|| align=right|13,8|| align=right|2,441|| align=right|0,185|| align=right|3,38|| align=right|3,812||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3613) Kunlun||1982 VJ11|| align=right|12,7|| align=right|2,371|| align=right|0,077|| align=right|7,42|| align=right|3,650||MBA||10. listopadu 1982||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3614) Tumilty||1983 AE1|| align=right|10,7|| align=right|2,982|| align=right|0,131|| align=right|16,65|| align=right|5,148||MBA||12. ledna 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3615) Safronov||1983 WZ|| align=right|11,2|| align=right|3,172|| align=right|0,119|| align=right|2,11|| align=right|5,650||MBA||29. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3616) Glazunov||1984 JJ2|| align=right|12,2|| align=right|2,602|| align=right|0,122|| align=right|12,78|| align=right|4,196||MBA||3. května 1984||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3617) Eicher||1984 LJ|| align=right|12,0|| align=right|2,626|| align=right|0,113|| align=right|14,51|| align=right|4,256||MBA||2. června 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3618) Kuprin||1979 QP8|| align=right|12,5|| align=right|3,154|| align=right|0,181|| align=right|2,01|| align=right|5,600||MBA||20. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3619) Nash||1981 EU35|| align=right|13,9|| align=right|2,388|| align=right|0,239|| align=right|4,05|| align=right|3,690||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3620) Platonov||1981 RU2|| align=right|12,2|| align=right|2,993|| align=right|0,108|| align=right|8,97|| align=right|5,176||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3621) Curtis||1981 SQ1|| align=right|12,2|| align=right|3,097|| align=right|0,195|| align=right|2,70|| align=right|5,449||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3622) Ilinsky||1981 SX7|| align=right|11,4|| align=right|3,392|| align=right|0,035|| align=right|4,95|| align=right|6,248||MBA||29. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3623) Chaplin||1981 TG2|| align=right|12,1|| align=right|2,853|| align=right|0,088|| align=right|3,08|| align=right|4,817||MBA||4. října 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3624) Mironov||1982 TH2|| align=right|13,6|| align=right|2,360|| align=right|0,119|| align=right|4,18|| align=right|3,624||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|(3625) Fracastoro||1984 HZ1|| align=right|11,5|| align=right|3,056|| align=right|0,114|| align=right|5,03|| align=right|5,340||MBA||27. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri
|-
|(3626) Ohsaki||1929 PA|| align=right|12,1|| align=right|3,151|| align=right|0,160|| align=right|4,09|| align=right|5,593||MBA||4. srpna 1929||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(3627) Sayers||1973 DS|| align=right|13,2|| align=right|2,350|| align=right|0,147|| align=right|9,71|| align=right|3,601||MBA||28. února 1973||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3628) Božněmcová||1979 WD|| align=right|12,6|| align=right|2,540|| align=right|0,300|| align=right|6,89|| align=right|4,048||MBA||25. listopadu 1979||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3629) Lebedinskij||1982 WK|| align=right|12,7|| align=right|2,403|| align=right|0,103|| align=right|5,64|| align=right|3,725||MBA||21. listopadu 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3630) Lubomír||1984 QN|| align=right|12,5|| align=right|2,770|| align=right|0,205|| align=right|7,40|| align=right|4,609||MBA||28. srpna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3631) Sigyn||1987 BV1|| align=right|10,5|| align=right|3,097|| align=right|0,074|| align=right|14,38|| align=right|5,448||MBA||25. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(3632) Grachevka||1976 SJ4|| align=right|12,6|| align=right|2,772|| align=right|0,309|| align=right|6,46|| align=right|4,615||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3633) Mira||1980 EE2|| align=right|13,6|| align=right|2,312|| align=right|0,102|| align=right|3,31|| align=right|3,514||MBA||13. března 1980||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(3634) Iwan||1980 FV|| align=right|13,7|| align=right|2,246|| align=right|0,091|| align=right|4,31|| align=right|3,366||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(3635) Kreutz||1981 WO1|| align=right|14,8|| align=right|1,795|| align=right|0,085|| align=right|19,23|| align=right|2,405||MBA||21. listopadu 1981||Calar Alto||L. Kohoutek
|-
|(3636) Pajdušáková||1982 UJ2|| align=right|14,0|| align=right|2,277|| align=right|0,176|| align=right|4,11|| align=right|3,436||MBA||17. října 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3637) O'Meara||1984 UQ|| align=right|12,1|| align=right|2,555|| align=right|0,126|| align=right|14,33|| align=right|4,083||MBA||23. října 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3638) Davis||1984 WX|| align=right|11,4|| align=right|3,015|| align=right|0,075|| align=right|11,31|| align=right|5,234||MBA||20. listopadu 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3639) Weidenschilling||1985 TX|| align=right|13,7|| align=right|2,403|| align=right|0,099|| align=right|2,20|| align=right|3,723||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3640) Gostin||1985 TR3|| align=right|12,9|| align=right|2,225|| align=right|0,087|| align=right|4,31|| align=right|3,319||MBA||11. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3641) Williams Bay||A922 WC|| align=right|11,4|| align=right|2,991|| align=right|0,131|| align=right|16,13|| align=right|5,173||MBA||24. listopadu 1922||Williams Bay||G. Van Biesbroeck
|-
|(3642) Frieden||1953 XL1|| align=right|11,2|| align=right|2,789|| align=right|0,080|| align=right|13,46|| align=right|4,656||MBA||4. prosince 1953||Sonneberg||H. Gessner
|-
|(3643) Tienchanglin||1978 UN2|| align=right|13,2|| align=right|2,404|| align=right|0,150|| align=right|13,88|| align=right|3,726||MBA||29. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3644) Kojitaku||1931 TW|| align=right|13,2|| align=right|2,249|| align=right|0,095|| align=right|3,54|| align=right|3,372||MBA||5. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3645) Fabini||1981 QZ|| align=right|12,1|| align=right|2,701|| align=right|0,082|| align=right|7,14|| align=right|4,437||MBA||28. srpna 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3646) Aduatiques||1985 RK4|| align=right|13,7|| align=right|2,757|| align=right|0,105|| align=right|00,60|| align=right|4,577||MBA||11. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3647) Dermott||1986 AD1|| align=right|11,4|| align=right|2,803|| align=right|0,101|| align=right|8,04|| align=right|4,693||MBA||11. ledna 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3648) Raffinetti||1957 HK|| align=right|13,0|| align=right|2,417|| align=right|0,107|| align=right|7,90|| align=right|3,756||MBA||24. dubna 1957||La Plata||La Plata Observatory
|-
|(3649) Guillermina||1976 HQ|| align=right|11,8|| align=right|3,141|| align=right|0,055|| align=right|7,15|| align=right|5,567||MBA||26. dubna 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(3650) Kunming||1978 UO2|| align=right|11,9|| align=right|3,129|| align=right|0,234|| align=right|14,63|| align=right|5,535||MBA||30. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3651) Friedman||1978 VB5|| align=right|13,4|| align=right|2,380|| align=right|0,104|| align=right|7,32|| align=right|3,671||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3652) Soros||1981 TC3|| align=right|13,0|| align=right|2,367|| align=right|0,194|| align=right|2,27|| align=right|3,641||MBA||6. října 1981||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3653) Klimishin||1979 HF5|| align=right|13,4|| align=right|2,237|| align=right|0,100|| align=right|4,96|| align=right|3,345||MBA||25. dubna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3654) AAS||1949 QH1|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,201|| align=right|2,11|| align=right|3,406||MBA||21. srpna 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3655) Eupraksia||1978 SA3|| align=right|10,9|| align=right|3,996|| align=right|0,208|| align=right|3,85|| align=right|7,986||HLD||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3656) Hemingway||1978 QX|| align=right|13,6|| align=right|2,205|| align=right|0,140|| align=right|00,81|| align=right|3,273||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3657) Ermolova||1978 ST6|| align=right|12,7|| align=right|2,313|| align=right|0,132|| align=right|5,80|| align=right|3,517||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3658) Feldman||1982 TR|| align=right|13,8|| align=right|2,187|| align=right|0,065|| align=right|4,02|| align=right|3,233||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3659) Bellingshausen||1969 TE2|| align=right|13,6|| align=right|2,530|| align=right|0,120|| align=right|3,44|| align=right|4,024||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3660) Lazarev||1978 QX2|| align=right|11,5|| align=right|3,220|| align=right|0,086|| align=right|7,80|| align=right|5,777||MBA||31. srpna 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3661) Dolmatovskij||1979 UY3|| align=right|12,0|| align=right|2,932|| align=right|0,052|| align=right|1,95|| align=right|5,019||MBA||16. října 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3662) Dezhnev||1980 RU2|| align=right|12,0|| align=right|2,653|| align=right|0,172|| align=right|13,41|| align=right|4,320||MBA||8. září 1980||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3663) Tisserand||1985 GK1|| align=right|12,5|| align=right|3,152|| align=right|0,170|| align=right|3,10|| align=right|5,595||MBA||15. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3664) Anneres||4260 P-L|| align=right|12,3|| align=right|2,796|| align=right|0,133|| align=right|3,60|| align=right|4,674||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3665) Fitzgerald||1979 FE|| align=right|12,6|| align=right|2,420|| align=right|0,089|| align=right|15,07|| align=right|3,763||MBA||19. března 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3666) Holman||1979 HP|| align=right|11,8|| align=right|3,121|| align=right|0,121|| align=right|2,36|| align=right|5,514||MBA||19. dubna 1979||Cerro Tololo||J. C. Muzzio
|-
|(3667) Anne-Marie||1981 EF|| align=right|11,8|| align=right|3,081|| align=right|0,233|| align=right|16,26|| align=right|5,407||MBA||9. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3668) Ilfpetrov||1982 UM7|| align=right|13,2|| align=right|2,188|| align=right|0,104|| align=right|3,08|| align=right|3,237||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3669) Vertinskij||1982 UO7|| align=right|13,2|| align=right|2,215|| align=right|0,071|| align=right|4,83|| align=right|3,295||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3670) Northcott||1983 BN|| align=right|12,0|| align=right|2,742|| align=right|0,020|| align=right|6,45|| align=right|4,540||MBA||22. ledna 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3671) Dionysus||1984 KD|| align=right|16,3|| align=right|2,198|| align=right|0,542|| align=right|13,55|| align=right|3,258||AMR PHA BIN||27. května 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3672) Stevedberg||1985 QQ|| align=right|13,3|| align=right|2,184|| align=right|0,140|| align=right|6,31|| align=right|3,226||MBA||22. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3673) Levy||1985 QS|| align=right|13,0|| align=right|2,346|| align=right|0,185|| align=right|7,09|| align=right|3,592||MBA||22. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3674) Erbisbühl||1963 RH|| align=right|12,1|| align=right|2,361|| align=right|0,375|| align=right|21,04|| align=right|3,628||MBA||13. září 1963||Sonneberg||C. Hoffmeister
|-
|(3675) Kemstach||1982 YP1|| align=right|11,0|| align=right|3,365|| align=right|0,096|| align=right|10,86|| align=right|6,171||MBA||23. prosince 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3676) Hahn||1984 GA|| align=right|13,9|| align=right|2,154|| align=right|0,055|| align=right|3,08|| align=right|3,162||MBA||3. dubna 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3677) Magnusson||1984 QJ1|| align=right|14,0|| align=right|2,267|| align=right|0,201|| align=right|4,30|| align=right|3,412||MBA||31. srpna 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3678) Mongmanwai||1966 BO|| align=right|12,6|| align=right|2,555|| align=right|0,188|| align=right|8,28|| align=right|4,083||MBA||20. ledna 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3679) Condruses||1984 DT|| align=right|13,6|| align=right|2,197|| align=right|0,222|| align=right|3,86|| align=right|3,256||MBA||24. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3680) Sasha||1987 MY|| align=right|12,9|| align=right|2,226|| align=right|0,064|| align=right|5,51|| align=right|3,320||MBA||28. června 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3681) Boyan||1974 QO2|| align=right|13,7|| align=right|2,230|| align=right|0,185|| align=right|4,07|| align=right|3,329||MBA||27. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3682) Welther||A923 NB|| align=right|11,5|| align=right|2,755|| align=right|0,322|| align=right|13,57|| align=right|4,572||MBA||12. července 1923||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3683) Baumann||1987 MA|| align=right|11,3|| align=right|3,145|| align=right|0,111|| align=right|15,84|| align=right|5,576||MBA||23. června 1987||La Silla||W. Landgraf
|-
|(3684) Berry||1983 AK|| align=right|13,4|| align=right|2,289|| align=right|0,153|| align=right|6,82|| align=right|3,462||MBA||9. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3685) Derdenye||1981 EH14|| align=right|13,3|| align=right|2,665|| align=right|0,177|| align=right|15,13|| align=right|4,350||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3686) Antoku||1987 EB|| align=right|12,4|| align=right|2,740|| align=right|0,151|| align=right|5,72|| align=right|4,534||MBA||3. března 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(3687) Dzus||A908 TC|| align=right|11,5|| align=right|2,731|| align=right|0,198|| align=right|15,81|| align=right|4,513||MBA||7. října 1908||Heidelberg||A. Kopff
|-
|(3688) Navajo||1981 FD|| align=right|14,9|| align=right|3,223|| align=right|0,479|| align=right|2,56|| align=right|5,785||MBA||30. března 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3689) Yeates||1981 JJ2|| align=right|12,0|| align=right|2,882|| align=right|0,080|| align=right|9,35|| align=right|4,893||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3690) Larson||1981 PM|| align=right|13,8|| align=right|2,246|| align=right|0,166|| align=right|5,04|| align=right|3,365||MBA||3. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3691) Bede||1982 FT|| align=right|14,9|| align=right|1,775|| align=right|0,285|| align=right|20,38|| align=right|2,364||AMR||29. března 1982||Cerro El Roble||L. E. Gonzalez
|-
|(3692) Rickman||1982 HF1|| align=right|13,7|| align=right|2,726|| align=right|0,147|| align=right|11,38|| align=right|4,499||MBA||25. dubna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3693) Barringer||1982 RU|| align=right|11,7|| align=right|3,144|| align=right|0,206|| align=right|14,92|| align=right|5,574||MBA||15. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3694) Sharon||1984 SH5|| align=right|10,3|| align=right|3,928|| align=right|0,206|| align=right|4,98|| align=right|7,784||HLD||27. září 1984||Palomar||A. Grossman
|-
|(3695) Fiala||1973 UU4|| align=right|13,9|| align=right|2,350|| align=right|0,232|| align=right|7,44|| align=right|3,601||MBA||21. října 1973||Anderson Mesa||H. L. Giclas
|-
|(3696) Herald||1980 OF|| align=right|12,4|| align=right|3,118|| align=right|0,154|| align=right|10,16|| align=right|5,505||MBA||17. července 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3697) Guyhurst||1984 EV|| align=right|13,8|| align=right|2,369|| align=right|0,044|| align=right|6,76|| align=right|3,644||MBA||6. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3698) Manning||1984 UA2|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,193|| align=right|3,53|| align=right|3,364||MBA||29. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3699) Milbourn||1984 UC2|| align=right|12,7|| align=right|2,399|| align=right|0,187|| align=right|5,72|| align=right|3,715||MBA||29. října 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3700) Geowilliams||1984 UL2|| align=right|12,5|| align=right|2,414|| align=right|0,227|| align=right|12,14|| align=right|3,750||MBA||23. října 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3701) Purkyně||1985 DW|| align=right|12,3|| align=right|2,798|| align=right|0,094|| align=right|4,92|| align=right|4,680||MBA||20. února 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3702) Trubetskaya||1970 NB|| align=right|11,6|| align=right|2,620|| align=right|0,238|| align=right|15,65|| align=right|4,239||MBA||3. července 1970||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3703) Volkonskaya||1978 PU3|| align=right|14,3|| align=right|2,333|| align=right|0,135|| align=right|6,74|| align=right|3,562||MBA||9. srpna 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3704) Gaoshiqi||1981 YX1|| align=right|12,5|| align=right|2,411|| align=right|0,050|| align=right|5,89|| align=right|3,744||MBA||20. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3705) Hotellasilla||1984 ET1|| align=right|12,5|| align=right|3,120|| align=right|0,180|| align=right|1,40|| align=right|5,511||MBA||4. března 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3706) Sinnott||1984 SE3|| align=right|13,9|| align=right|2,190|| align=right|0,099|| align=right|3,51|| align=right|3,241||MBA||28. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3707) Schröter||1934 CC|| align=right|13,4|| align=right|2,615|| align=right|0,159|| align=right|12,56|| align=right|4,228||MBA||5. února 1934||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3708)||1974 FV1|| align=right|9,3|| align=right|5,222|| align=right|0,158|| align=right|13,37|| align=right|11,94||JUT||21. března 1974||Cerro El Roble||University of Chile
|-
|(3709) Polypoites||1985 TL3|| align=right|9,0|| align=right|5,262|| align=right|0,062|| align=right|19,61|| align=right|12,07||JUT||14. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3710) Bogoslovskij||1978 RD6|| align=right|12,8|| align=right|2,740|| align=right|0,162|| align=right|13,80|| align=right|4,534||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3711) Ellensburg||1983 QD|| align=right|12,9|| align=right|2,657|| align=right|0,168|| align=right|11,78|| align=right|4,330||MBA||31. srpna 1983||Palomar||J. Gibson
|-
|(3712) Kraft||1984 YC|| align=right|11,6|| align=right|2,733|| align=right|0,257|| align=right|31,76|| align=right|4,517||MBA||22. prosince 1984||Mt. Hamilton||E. A. Harlan; A. R. Klemola
|-
|(3713) Pieters||1985 FA2|| align=right|11,3|| align=right|3,019|| align=right|0,104|| align=right|11,39|| align=right|5,246||MBA||22. března 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3714) Kenrussell||1983 TT1|| align=right|12,8|| align=right|2,565|| align=right|0,177|| align=right|14,39|| align=right|4,108||MBA||12. října 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3715) Štohl||1980 DS|| align=right|13,5|| align=right|2,316|| align=right|0,100|| align=right|5,94|| align=right|3,523||MBA||19. února 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3716) Petzval||1980 TG|| align=right|13,9|| align=right|2,397|| align=right|0,216|| align=right|2,53|| align=right|3,710||MBA||2. října 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3717) Thorenia||1964 CG|| align=right|11,8|| align=right|3,154|| align=right|0,177|| align=right|2,57|| align=right|5,600||MBA||15. února 1964||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3718) Dunbar||1978 VS10|| align=right|12,8|| align=right|2,636|| align=right|0,054|| align=right|3,56|| align=right|4,278||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3719) Karamzin||1976 YO1|| align=right|13,8|| align=right|2,405|| align=right|0,209|| align=right|2,78|| align=right|3,730||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3720) Hokkaido||1987 UR1|| align=right|13,1|| align=right|2,320|| align=right|0,127|| align=right|6,81|| align=right|3,533||MBA||28. října 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(3721) Widorn||1982 TU|| align=right|11,7|| align=right|3,025|| align=right|0,080|| align=right|8,77|| align=right|5,260||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3722) Urata||1927 UE|| align=right|12,9|| align=right|2,237|| align=right|0,200|| align=right|6,46|| align=right|3,344||MBA||29. října 1927||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3723) Voznesenskij||1976 GK2|| align=right|13,6|| align=right|2,256|| align=right|0,111|| align=right|1,38|| align=right|3,387||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3724) Annenskij||1979 YN8|| align=right|11,6|| align=right|2,764|| align=right|0,166|| align=right|7,74|| align=right|4,594||MBA||23. prosince 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3725) Valsecchi||1981 EA11|| align=right|13,7|| align=right|2,682|| align=right|0,205|| align=right|11,42|| align=right|4,391||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3726) Johnadams||1981 LJ|| align=right|12,2|| align=right|2,867|| align=right|0,073|| align=right|3,03|| align=right|4,853||MBA||4. června 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3727) Maxhell||1981 PQ|| align=right|11,4|| align=right|3,321|| align=right|0,145|| align=right|5,31|| align=right|6,052||MBA||7. srpna 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3728) IRAS||1983 QF|| align=right|11,5|| align=right|2,652|| align=right|0,212|| align=right|22,57|| align=right|4,317||MBA||23. srpna 1983||IRAS||IRAS
|-
|(3729) Yangzhou||1983 VP7|| align=right|12,1|| align=right|2,624|| align=right|0,193|| align=right|13,44|| align=right|4,251||MBA||1. listopadu 1983||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3730) Hurban||1983 XM1|| align=right|11,8|| align=right|2,725|| align=right|0,165|| align=right|6,97|| align=right|4,498||MBA||4. prosince 1983||Piszkesteto||M. Antal
|-
|(3731) Hancock||1984 DH1|| align=right|10,3|| align=right|3,226|| align=right|0,123|| align=right|21,53|| align=right|5,794||MBA||20. února 1984||Bickley||Perth Observatory
|-
|(3732) Vávra||1984 SR1|| align=right|14,4|| align=right|2,159|| align=right|0,072|| align=right|1,56|| align=right|3,171||MBA||27. září 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3733) Yoshitomo||1985 AF|| align=right|13,0|| align=right|2,400|| align=right|0,193|| align=right|5,88|| align=right|3,717||MBA||15. ledna 1985||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(3734) Waland||9527 P-L|| align=right|12,6|| align=right|2,747|| align=right|0,056|| align=right|3,49|| align=right|4,552||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3735) Třeboň||1983 XS|| align=right|11,6|| align=right|3,109|| align=right|0,142|| align=right|5,23|| align=right|5,480||MBA||4. prosince 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3736) Rokoske||1987 SY3|| align=right|11,1|| align=right|3,018|| align=right|0,088|| align=right|11,32|| align=right|5,242||MBA||26. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3737) Beckman||1983 PA|| align=right|13,0|| align=right|2,407|| align=right|0,396|| align=right|20,15|| align=right|3,735||MBA||8. srpna 1983||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3738) Ots||1977 QA1|| align=right|12,7|| align=right|2,225|| align=right|0,169|| align=right|1,26|| align=right|3,318||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3739) Rem||1977 RE2|| align=right|13,4|| align=right|2,216|| align=right|0,156|| align=right|4,63|| align=right|3,299||MBA||8. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3740) Menge||1981 EM|| align=right|13,9|| align=right|2,464|| align=right|0,267|| align=right|5,76|| align=right|3,866||MBA||1. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(3741) Rogerburns||1981 EL19|| align=right|13,2|| align=right|2,781|| align=right|0,151|| align=right|6,81|| align=right|4,637||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3742) Sunshine||1981 EQ27|| align=right|13,6|| align=right|2,558|| align=right|0,129|| align=right|2,74|| align=right|4,090||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3743) Pauljaniczek||1983 EW|| align=right|13,7|| align=right|2,203|| align=right|0,149|| align=right|3,33|| align=right|3,269||MBA||10. března 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|(3744) Horn-d'Arturo||1983 VE|| align=right|12,8|| align=right|2,628|| align=right|0,280|| align=right|3,77|| align=right|4,258||MBA||5. listopadu 1983||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(3745) Petaev||1949 SF|| align=right|14,2|| align=right|2,431|| align=right|0,248|| align=right|9,03|| align=right|3,789||MBA||23. září 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3746) Heyuan||1964 TC1|| align=right|12,5|| align=right|3,176|| align=right|0,250|| align=right|1,03|| align=right|5,660||MBA||8. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3747) Belinskij||1975 VY5|| align=right|11,1|| align=right|3,191|| align=right|0,115|| align=right|24,39|| align=right|5,699||MBA||5. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3748) Tatum||1981 JQ|| align=right|12,7|| align=right|2,533|| align=right|0,155|| align=right|5,99|| align=right|4,030||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3749) Balam||1982 BG1|| align=right|13,4|| align=right|2,238|| align=right|0,110|| align=right|5,39|| align=right|3,347||MBA BIN||24. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3750) Ilizarov||1982 TD1|| align=right|11,8|| align=right|3,020|| align=right|0,051|| align=right|10,44|| align=right|5,248||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3751) Kiang||1983 NK|| align=right|11,7|| align=right|3,147|| align=right|0,100|| align=right|13,24|| align=right|5,581||MBA||10. července 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3752) Camillo||1985 PA|| align=right|15,5|| align=right|1,414|| align=right|0,303|| align=right|55,55|| align=right|1,681||APL||15. srpna 1985||Caussols||E. F. Helin; M. A. Barucci
|-
|(3753) Cruithne||1986 TO|| align=right|15,1|| align=right|,998|| align=right|0,515|| align=right|19,82|| align=right|,997||ATN||10. října 1986||Siding Spring||J. D. Waldron
|-
|(3754) Kathleen||1931 FM|| align=right|10,0|| align=right|3,158|| align=right|0,110|| align=right|8,47|| align=right|5,610||MBA||16. března 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(3755) Lecointe||1950 SJ|| align=right|13,9|| align=right|2,247|| align=right|0,220|| align=right|7,80|| align=right|3,367||MBA||19. září 1950||Uccle||S. J. Arend
|-
|(3756) Ruscannon||1979 MV6|| align=right|13,5|| align=right|2,419|| align=right|0,060|| align=right|3,55|| align=right|3,762||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3757)||1982 XB|| align=right|18,95|| align=right|1,835|| align=right|0,446|| align=right|3,88|| align=right|2,486||AMR PHA||14. prosince 1982||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3758) Karttunen||1983 WP|| align=right|12,7|| align=right|2,630|| align=right|0,113|| align=right|14,15|| align=right|4,265||MBA||28. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3759) Piironen||1984 AP|| align=right|11,9|| align=right|2,720|| align=right|0,119|| align=right|13,07|| align=right|4,484||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3760) Poutanen||1984 AQ|| align=right|12,6|| align=right|2,533|| align=right|0,183|| align=right|10,51|| align=right|4,032||MBA||8. ledna 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3761) Romanskaya||1936 OH|| align=right|11,1|| align=right|3,121|| align=right|0,284|| align=right|16,22|| align=right|5,512||MBA||25. července 1936||Krym–Simeis||G. N. Neujmin
|-
|(3762) Amaravella||1976 QN1|| align=right|13,4|| align=right|2,275|| align=right|0,079|| align=right|1,46|| align=right|3,431||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3763) Qianxuesen||1980 TA6|| align=right|12,5|| align=right|2,253|| align=right|0,105|| align=right|7,03|| align=right|3,382||MBA||14. října 1980||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3764) Holmesacourt||1980 TL15|| align=right|13,5|| align=right|2,250|| align=right|0,091|| align=right|4,88|| align=right|3,375||MBA||10. října 1980||Bickley||Perth Observatory
|-
|(3765) Texereau||1982 SU1|| align=right|12,7|| align=right|2,843|| align=right|0,042|| align=right|1,02|| align=right|4,793||MBA||16. září 1982||Caussols||K. Tomita
|-
|(3766) Junepatterson||1983 BF|| align=right|11,7|| align=right|3,233|| align=right|0,113|| align=right|1,48|| align=right|5,813||MBA||16. ledna 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3767) DiMaggio||1986 LC|| align=right|11,6|| align=right|2,604|| align=right|0,138|| align=right|13,70|| align=right|4,202||MBA||3. června 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3768) Monroe||1937 RB|| align=right|11,3|| align=right|3,098|| align=right|0,214|| align=right|14,01|| align=right|5,451||MBA||5. září 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(3769) Arthurmiller||1967 UV|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,114|| align=right|4,66|| align=right|3,409||MBA||30. října 1967||Bergedorf||L. Kohoutek; A. Kriete
|-
|(3770) Nizami||1974 QT1|| align=right|14,5|| align=right|2,195|| align=right|0,180|| align=right|6,36|| align=right|3,252||MBA||24. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3771) Alexejtolstoj||1974 SB3|| align=right|14,2|| align=right|2,226|| align=right|0,169|| align=right|4,55|| align=right|3,321||MBA||20. září 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3772) Piaf||1982 UR7|| align=right|11,2|| align=right|3,024|| align=right|0,066|| align=right|11,02|| align=right|5,258||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3773) Smithsonian||1984 YY|| align=right|13,3|| align=right|2,166|| align=right|0,184|| align=right|1,33|| align=right|3,188||MBA||23. prosince 1984||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(3774) Megumi||1987 YC|| align=right|11,3|| align=right|3,004|| align=right|0,058|| align=right|9,21|| align=right|5,205||MBA||20. prosince 1987||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(3775) Ellenbeth||1931 TC4|| align=right|12,8|| align=right|2,787|| align=right|0,232|| align=right|8,26|| align=right|4,652||MBA||6. října 1931||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(3776) Vartiovuori||1938 GG|| align=right|10,4|| align=right|3,183|| align=right|0,063|| align=right|27,45|| align=right|5,679||MBA||5. dubna 1938||Turku||H. Alikoski
|-
|(3777) McCauley||1981 JD2|| align=right|13,5|| align=right|2,277|| align=right|0,162|| align=right|4,20|| align=right|3,435||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3778) Regge||1984 HK1|| align=right|12,7|| align=right|2,872|| align=right|0,045|| align=right|1,38|| align=right|4,866||MBA||26. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri
|-
|(3779) Kieffer||1985 JV1|| align=right|11,4|| align=right|2,637|| align=right|0,109|| align=right|13,92|| align=right|4,282||MBA||13. května 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3780) Maury||1985 RL|| align=right|12,0|| align=right|2,870|| align=right|0,065|| align=right|2,74|| align=right|4,862||MBA||14. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3781) Dufek||1986 RG1|| align=right|12,1|| align=right|2,845|| align=right|0,075|| align=right|2,05|| align=right|4,798||MBA||2. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3782) Celle||1986 TE|| align=right|12,5|| align=right|2,416|| align=right|0,095|| align=right|5,26|| align=right|3,754||MBA BIN||3. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3783) Morris||1986 TW1|| align=right|13,0|| align=right|2,273|| align=right|0,174|| align=right|6,18|| align=right|3,425||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3784) Chopin||1986 UL1|| align=right|11,0|| align=right|3,127|| align=right|0,172|| align=right|13,55|| align=right|5,528||MBA||31. října 1986||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(3785) Kitami||1986 WM|| align=right|12,0|| align=right|3,228|| align=right|0,179|| align=right|1,92|| align=right|5,800||MBA||30. listopadu 1986||Geisei||T. Seki
|-
|(3786) Yamada||1988 AE|| align=right|11,2|| align=right|2,551|| align=right|0,080|| align=right|14,30|| align=right|4,073||MBA||10. ledna 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(3787) Aivazovskij||1977 RG7|| align=right|11,7|| align=right|2,849|| align=right|0,136|| align=right|12,06|| align=right|4,809||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3788) Steyaert||1986 QM3|| align=right|11,9|| align=right|2,794|| align=right|0,102|| align=right|9,69|| align=right|4,669||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3789) Zhongguo||1928 UF|| align=right|12,4|| align=right|3,279|| align=right|0,190|| align=right|2,76|| align=right|5,936||MBA||25. října 1928||Williams Bay||Y. C. Chang
|-
|(3790) Raywilson||1937 UE|| align=right|12,4|| align=right|3,156|| align=right|0,176|| align=right|0,49|| align=right|5,607||MBA||26. října 1937||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3791) Marci||1981 WV1|| align=right|12,6|| align=right|2,884|| align=right|0,067|| align=right|1,29|| align=right|4,898||MBA||17. listopadu 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3792) Preston||1985 FA|| align=right|13,4|| align=right|2,293|| align=right|0,220|| align=right|23,69|| align=right|3,472||MBA||22. března 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3793) Leonteus||1985 TE3|| align=right|8,8|| align=right|5,194|| align=right|0,090|| align=right|20,93|| align=right|11,84||JUT||11. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3794) Sthenelos||1985 TF3|| align=right|9,9|| align=right|5,196|| align=right|0,147|| align=right|6,07|| align=right|11,85||JUT||12. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3795)||1986 GV1|| align=right|13,2|| align=right|2,391|| align=right|0,182|| align=right|9,83|| align=right|3,696||MBA||8. dubna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3796) Lene||1986 XJ|| align=right|11,9|| align=right|2,696|| align=right|0,154|| align=right|6,53|| align=right|4,427||MBA||6. prosince 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3797) Ching-Sung Yu||1987 YL|| align=right|12,6|| align=right|3,215|| align=right|0,150|| align=right|0,83|| align=right|5,763||MBA||22. prosince 1987||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(3798) de Jager||2402 T-3|| align=right|13,6|| align=right|2,169|| align=right|0,077|| align=right|2,44|| align=right|3,193||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3799) Novgorod||1979 SL9|| align=right|11,7|| align=right|3,147|| align=right|0,148|| align=right|1,36|| align=right|5,583||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3800) Karayusuf||1984 AB|| align=right|15,4|| align=right|1,578|| align=right|0,076|| align=right|14,85|| align=right|1,983||MBA||4. ledna 1984||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3801) Thrasymedes||1985 VS|| align=right|11,3|| align=right|5,312|| align=right|0,023|| align=right|28,52|| align=right|12,25||JUT||6. listopadu 1985||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(3802) Dornburg||1986 PJ4|| align=right|13,7|| align=right|2,285|| align=right|0,165|| align=right|4,44|| align=right|3,454||MBA||7. srpna 1986||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3803) Tuchkova||1981 TP1|| align=right|11,3|| align=right|3,049|| align=right|0,054|| align=right|13,06|| align=right|5,322||MBA||2. října 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3804) Drunina||1969 TB2|| align=right|12,5|| align=right|2,896|| align=right|0,067|| align=right|2,17|| align=right|4,929||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3805) Goldreich||1981 DK3|| align=right|12,7|| align=right|2,683|| align=right|0,191|| align=right|11,84|| align=right|4,394||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3806) Tremaine||1981 EW32|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,312|| align=right|10,04|| align=right|4,061||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3807) Pagels||1981 SE1|| align=right|13,3|| align=right|2,254|| align=right|0,168|| align=right|4,30|| align=right|3,384||MBA||26. září 1981||Anderson Mesa||B. A. Skiff; N. G. Thomas
|-
|(3808) Tempel||1982 FQ2|| align=right|14,4|| align=right|2,307|| align=right|0,149|| align=right|6,34|| align=right|3,504||MBA||24. března 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3809) Amici||1984 FA|| align=right|12,6|| align=right|2,693|| align=right|0,105|| align=right|6,55|| align=right|4,418||MBA||26. března 1984||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(3810) Aoraki||1985 DX|| align=right|13,1|| align=right|2,250|| align=right|0,110|| align=right|6,82|| align=right|3,375||MBA||20. února 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(3811) Karma||1953 TH|| align=right|11,7|| align=right|2,577|| align=right|0,130|| align=right|10,21|| align=right|4,137||MBA||13. října 1953||Turku||L. Oterma
|-
|(3812) Lidaksum||1965 AK1|| align=right|11,7|| align=right|3,177|| align=right|0,117|| align=right|18,41|| align=right|5,663||MBA||11. ledna 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3813) Fortov||1970 QA1|| align=right|13,3|| align=right|2,191|| align=right|0,176|| align=right|4,16|| align=right|3,244||MBA||30. srpna 1970||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3814) Hoshi-no-mura||1981 JA|| align=right|12,3|| align=right|3,154|| align=right|0,107|| align=right|1,55|| align=right|5,600||MBA||4. května 1981||Tokai||T. Furuta
|-
|(3815) König||1959 GG|| align=right|12,4|| align=right|2,572|| align=right|0,104|| align=right|8,63|| align=right|4,123||MBA||15. dubna 1959||Heidelberg||A. Konig; G. Jackisch; W. Wenzel
|-
|(3816) Chugainov||1975 VG9|| align=right|11,9|| align=right|2,608|| align=right|0,123|| align=right|12,16|| align=right|4,211||MBA||8. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3817) Lencarter||1979 MK1|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,110|| align=right|3,28|| align=right|3,419||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3818) Gorlitsa||1979 QL8|| align=right|14,2|| align=right|2,369|| align=right|0,179|| align=right|2,05|| align=right|3,646||MBA||20. srpna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3819) Robinson||1983 AR|| align=right|12,3|| align=right|2,771|| align=right|0,140|| align=right|11,12|| align=right|4,613||MBA||12. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3820) Sauval||1984 DV|| align=right|11,9|| align=right|3,012|| align=right|0,107|| align=right|9,58|| align=right|5,227||MBA||25. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3821) Sonet||1985 RC3|| align=right|12,1|| align=right|3,249|| align=right|0,181|| align=right|0,56|| align=right|5,857||MBA||6. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3822) Segovia||1988 DP1|| align=right|13,6|| align=right|2,270|| align=right|0,118|| align=right|2,57|| align=right|3,419||MBA||21. února 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(3823) Yorii||1988 EC1|| align=right|12,6|| align=right|3,065|| align=right|0,249|| align=right|5,51|| align=right|5,366||MBA||10. března 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(3824) Brendalee||1929 TK|| align=right|13,2|| align=right|2,255|| align=right|0,237|| align=right|2,81|| align=right|3,386||MBA||5. října 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(3825) Nürnberg||1967 UR|| align=right|13,0|| align=right|2,242|| align=right|0,095|| align=right|5,15|| align=right|3,357||MBA||30. října 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(3826) Handel||1973 UV5|| align=right|13,7|| align=right|2,240|| align=right|0,133|| align=right|4,62|| align=right|3,351||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3827) Zdeněkhorský||1986 VU|| align=right|12,3|| align=right|2,740|| align=right|0,129|| align=right|4,10|| align=right|4,535||MBA||3. listopadu 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3828) Hoshino||1986 WC|| align=right|11,5|| align=right|3,175|| align=right|0,032|| align=right|6,18|| align=right|5,658||MBA||22. listopadu 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(3829) Gunma||1988 EM|| align=right|12,2|| align=right|2,789|| align=right|0,162|| align=right|7,54|| align=right|4,658||MBA||10. března 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(3830) Trelleborg||1986 RL|| align=right|11,5|| align=right|3,036|| align=right|0,103|| align=right|9,65|| align=right|5,289||MBA||11. září 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3831) Pettengill||1986 TP2|| align=right|13,5|| align=right|2,168|| align=right|0,196|| align=right|4,58|| align=right|3,191||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3832) Shapiro||1981 QJ|| align=right|12,5|| align=right|3,134|| align=right|0,183|| align=right|1,06|| align=right|5,547||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3833) Calingasta||1971 SC|| align=right|15,0|| align=right|2,196|| align=right|0,389|| align=right|12,01|| align=right|3,254||MBA||27. září 1971||El Leoncito||J. Gibson; C. U. Cesco
|-
|(3834) Zappafrank||1980 JE|| align=right|13,6|| align=right|2,554|| align=right|0,191|| align=right|14,05|| align=right|4,081||MBA||11. května 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|(3835) Korolenko||1977 SD3|| align=right|12,3|| align=right|2,676|| align=right|0,156|| align=right|12,62|| align=right|4,376||MBA||23. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3836) Lem||1979 SR9|| align=right|13,7|| align=right|2,239|| align=right|0,147|| align=right|2,04|| align=right|3,349||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3837) Carr||1981 JU2|| align=right|13,0|| align=right|2,426|| align=right|0,071|| align=right|4,84|| align=right|3,777||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3838) Epona||1986 WA|| align=right|15,5|| align=right|1,505|| align=right|0,702|| align=right|29,25|| align=right|1,846||APL||27. listopadu 1986||Palomar||A. Maury
|-
|(3839) Bogaevskij||1971 OU|| align=right|12,9|| align=right|2,450|| align=right|0,184|| align=right|2,69|| align=right|3,835||MBA||26. července 1971||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3840) Mimistrobell||1980 TN4|| align=right|13,2|| align=right|2,250|| align=right|0,083|| align=right|3,92|| align=right|3,375||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3841) Dicicco||1983 VG7|| align=right|13,3|| align=right|2,276|| align=right|0,160|| align=right|5,23|| align=right|3,432||MBA||4. listopadu 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3842) Harlansmith||1985 FC1|| align=right|13,1|| align=right|2,355|| align=right|0,118|| align=right|4,06|| align=right|3,614||MBA||21. března 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3843) OISCA||1987 DM|| align=right|10,5|| align=right|3,986|| align=right|0,143|| align=right|3,94|| align=right|7,957||HLD||28. února 1987||Gekko||Y. Oshima
|-
|(3844) Lujiaxi||1966 BZ|| align=right|11,8|| align=right|2,732|| align=right|0,106|| align=right|3,83|| align=right|4,514||MBA||30. ledna 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3845) Neyachenko||1979 SA10|| align=right|11,7|| align=right|3,413|| align=right|0,170|| align=right|5,96|| align=right|6,306||MBA||22. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3846) Hazel||1980 TK5|| align=right|12,1|| align=right|2,938|| align=right|0,088|| align=right|9,01|| align=right|5,036||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3847) Šindel||1982 DY1|| align=right|11,6|| align=right|3,142|| align=right|0,088|| align=right|3,43|| align=right|5,569||MBA||16. února 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3848) Analucia||1982 FH3|| align=right|13,2|| align=right|2,454|| align=right|0,095|| align=right|3,49|| align=right|3,844||MBA||21. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3849) Incidentia||1984 FC|| align=right|13,1|| align=right|2,475|| align=right|0,048|| align=right|5,78|| align=right|3,894||MBA||31. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3850) Peltier||1986 TK2|| align=right|13,9|| align=right|2,235|| align=right|0,162|| align=right|5,27|| align=right|3,340||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3851) Alhambra||1986 UZ|| align=right|13,6|| align=right|2,175|| align=right|0,065|| align=right|4,63|| align=right|3,207||MBA||30. října 1986||Geisei||T. Seki
|-
|(3852)||1987 DR6|| align=right|12,1|| align=right|3,110|| align=right|0,190|| align=right|1,25|| align=right|5,483||MBA||24. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3853) Haas||1981 WG1|| align=right|12,7|| align=right|2,809|| align=right|0,138|| align=right|9,07|| align=right|4,706||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3854) George||1983 EA|| align=right|14,5|| align=right|1,893|| align=right|0,135|| align=right|24,22|| align=right|2,604||MBA||13. března 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3855) Pasasymphonia||1986 NF1|| align=right|13,1|| align=right|2,238|| align=right|0,209|| align=right|6,85|| align=right|3,348||MBA||4. července 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3856) Lutskij||1976 QX|| align=right|12,0|| align=right|2,876|| align=right|0,061|| align=right|1,46|| align=right|4,878||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3857) Cellino||1984 CD1|| align=right|13,4|| align=right|2,393|| align=right|0,161|| align=right|3,10|| align=right|3,701||MBA||8. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3858) Dorchester||1986 TG|| align=right|13,7|| align=right|2,190|| align=right|0,243|| align=right|7,71|| align=right|3,241||MBA||3. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3859) Börngen||1987 EW|| align=right|12,0|| align=right|3,198|| align=right|0,138|| align=right|2,89|| align=right|5,718||MBA||4. března 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3860) Plovdiv||1986 PM4|| align=right|12,1|| align=right|2,807|| align=right|0,156|| align=right|8,13|| align=right|4,702||MBA||8. srpna 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|(3861) Lorenz||A910 FA|| align=right|12,4|| align=right|2,555|| align=right|0,189|| align=right|5,65|| align=right|4,085||MBA||30. března 1910||Heidelberg||J. Helffrich
|-
|(3862) Agekian||1972 KM|| align=right|13,0|| align=right|2,542|| align=right|0,251|| align=right|9,01|| align=right|4,052||MBA||18. května 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3863) Gilyarovskij||1978 SJ3|| align=right|13,1|| align=right|2,326|| align=right|0,150|| align=right|9,73|| align=right|3,546||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3864) Søren||1986 XF|| align=right|13,5|| align=right|2,605|| align=right|0,158|| align=right|3,05|| align=right|4,203||MBA||6. prosince 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3865) Lindbloom||1988 AY4|| align=right|12,7|| align=right|2,398|| align=right|0,081|| align=right|6,56|| align=right|3,714||MBA||13. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3866) Langley||1988 BH4|| align=right|12,2|| align=right|3,148|| align=right|0,194|| align=right|3,61|| align=right|5,585||MBA||20. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3867) Shiretoko||1988 HG|| align=right|13,2|| align=right|2,352|| align=right|0,107|| align=right|6,28|| align=right|3,606||MBA||16. dubna 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(3868) Mendoza||4575 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,335|| align=right|0,099|| align=right|8,11|| align=right|3,566||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3869) Norton||1981 JE|| align=right|13,0|| align=right|2,453|| align=right|0,127|| align=right|4,37|| align=right|3,842||MBA||3. května 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3870) Mayré||1988 CG3|| align=right|12,2|| align=right|2,624|| align=right|0,164|| align=right|12,37|| align=right|4,249||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(3871) Reiz||1982 DR2|| align=right|12,0|| align=right|3,192|| align=right|0,090|| align=right|15,64|| align=right|5,702||MBA||18. února 1982||La Silla||R. M. West
|-
|(3872) Akirafujii||1983 AV|| align=right|12,8|| align=right|2,659|| align=right|0,207|| align=right|13,04|| align=right|4,335||MBA||12. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(3873) Roddy||1984 WB|| align=right|12,0|| align=right|1,893|| align=right|0,134|| align=right|23,36|| align=right|2,603||MBA||21. listopadu 1984||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3874) Stuart||1986 TJ1|| align=right|12,2|| align=right|2,682|| align=right|0,053|| align=right|7,69|| align=right|4,390||MBA||4. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3875) Staehle||1988 KE|| align=right|12,8|| align=right|2,226|| align=right|0,194|| align=right|6,21|| align=right|3,320||MBA||17. května 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3876) Quaide||1988 KJ|| align=right|11,5|| align=right|3,022|| align=right|0,080|| align=right|11,24|| align=right|5,252||MBA||19. května 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3877) Braes||3108 P-L|| align=right|12,1|| align=right|2,610|| align=right|0,128|| align=right|14,18|| align=right|4,215||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3878) Jyoumon||1982 VR4|| align=right|12,8|| align=right|3,101|| align=right|0,185|| align=right|2,25|| align=right|5,461||MBA||14. listopadu 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(3879) Machar||1983 QA|| align=right|13,3|| align=right|2,355|| align=right|0,258|| align=right|8,66|| align=right|3,614||MBA||16. srpna 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3880) Kaiserman||1984 WK|| align=right|13,8|| align=right|1,947|| align=right|0,083|| align=right|17,57|| align=right|2,716||MBA||21. listopadu 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3881) Doumergua||1925 VF|| align=right|13,0|| align=right|2,449|| align=right|0,152|| align=right|3,62|| align=right|3,831||MBA||15. listopadu 1925||Alžír||B. Jekhovsky
|-
|(3882) Johncox||1962 RN|| align=right|13,0|| align=right|2,452|| align=right|0,137|| align=right|5,01|| align=right|3,839||MBA||7. září 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3883) Verbano||1972 RQ|| align=right|11,9|| align=right|2,611|| align=right|0,124|| align=right|12,86|| align=right|4,219||MBA||7. září 1972||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3884) Alferov||1977 EM1|| align=right|12,7|| align=right|3,112|| align=right|0,137|| align=right|1,17|| align=right|5,490||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3885) Bogorodskij||1979 HG5|| align=right|12,1|| align=right|2,754|| align=right|0,074|| align=right|5,32|| align=right|4,570||MBA||25. dubna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3886) Shcherbakovia||1981 RU3|| align=right|12,5|| align=right|2,773|| align=right|0,104|| align=right|5,06|| align=right|4,618||MBA||3. září 1981||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3887) Gerstner||1985 QX|| align=right|12,4|| align=right|2,998|| align=right|0,104|| align=right|9,94|| align=right|5,189||MBA||22. srpna 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3888) Hoyt||1984 FO|| align=right|12,9|| align=right|2,395|| align=right|0,252|| align=right|22,19|| align=right|3,705||MBA||28. března 1984||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3889) Menshikov||1972 RT3|| align=right|12,8|| align=right|2,679|| align=right|0,218|| align=right|3,50|| align=right|4,384||MBA||6. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3890) Bunin||1976 YU5|| align=right|13,3|| align=right|2,330|| align=right|0,141|| align=right|5,21|| align=right|3,557||MBA||18. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3891) Werner||1981 EY31|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,180|| align=right|1,60|| align=right|3,730||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(3892) Dezsö||1941 HD|| align=right|12,7|| align=right|2,608|| align=right|0,138|| align=right|13,76|| align=right|4,210||MBA||19. dubna 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(3893) DeLaeter||1980 FG12|| align=right|13,3|| align=right|2,423|| align=right|0,264|| align=right|23,10|| align=right|3,770||MBA||20. března 1980||Perth||M. P. Candy
|-
|(3894) Williamcooke||1980 PQ2|| align=right|12,2|| align=right|2,626|| align=right|0,173|| align=right|13,38|| align=right|4,254||MBA||14. srpna 1980||Perth||P. Jekabsons; M. P. Candy
|-
|(3895) Earhart||1987 DE|| align=right|12,7|| align=right|2,351|| align=right|0,183|| align=right|24,38|| align=right|3,604||MBA||23. února 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3896) Pordenone||1987 WB|| align=right|11,3|| align=right|3,006|| align=right|0,048|| align=right|9,69|| align=right|5,210||MBA||18. listopadu 1987||Chions||J. M. Baur
|-
|(3897) Louhi||1942 RT|| align=right|12,7|| align=right|2,693|| align=right|0,159|| align=right|7,08|| align=right|4,418||MBA||8. září 1942||Turku||Y. Vaisala
|-
|(3898) Curlewis||1981 SF9|| align=right|12,4|| align=right|3,110|| align=right|0,165|| align=right|0,65|| align=right|5,484||MBA||26. září 1981||Perth||M. P. Candy
|-
|(3899) Wichterle||1982 SN1|| align=right|11,2|| align=right|3,184|| align=right|0,182|| align=right|2,83|| align=right|5,682||MBA||17. září 1982||Kleť||M. Mahrová
|-
|(3900) Knežević||1985 RK|| align=right|13,6|| align=right|2,373|| align=right|0,138|| align=right|6,73|| align=right|3,654||MBA||14. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3901) Nanjingdaxue||1958 GQ|| align=right|12,5|| align=right|2,626|| align=right|0,277|| align=right|12,83|| align=right|4,254||MBA||7. dubna 1958||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3902) Yoritomo||1986 AL|| align=right|11,4|| align=right|3,222|| align=right|0,069|| align=right|15,58|| align=right|5,783||MBA||14. ledna 1986||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(3903) Kliment Ohridski||1987 SV2|| align=right|12,0|| align=right|2,931|| align=right|0,083|| align=right|1,32|| align=right|5,018||MBA||20. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(3904) Honda||1988 DQ|| align=right|11,3|| align=right|2,556|| align=right|0,099|| align=right|15,01|| align=right|4,086||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(3905) Doppler||1984 QO|| align=right|12,7|| align=right|2,560|| align=right|0,259|| align=right|14,18|| align=right|4,094||MBA||28. srpna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3906) Chao||1987 KE1|| align=right|10,8|| align=right|2,932|| align=right|0,072|| align=right|26,07|| align=right|5,021||MBA||31. května 1987||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3907) Kilmartin||A904 PC|| align=right|11,7|| align=right|2,798|| align=right|0,119|| align=right|11,00|| align=right|4,678||MBA||14. srpna 1904||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(3908) Nyx||1980 PA|| align=right|17,4|| align=right|1,928|| align=right|0,459|| align=right|2,18|| align=right|2,677||AMR PHA||6. srpna 1980||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|(3909) Gladys||1988 JD1|| align=right|12,1|| align=right|2,612|| align=right|0,119|| align=right|13,17|| align=right|4,220||MBA||15. května 1988||Anderson Mesa||K. W. Zeigler
|-
|(3910) Liszt||1988 SF|| align=right|12,1|| align=right|2,796|| align=right|0,133|| align=right|8,70|| align=right|4,674||MBA||16. září 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(3911) Otomo||1940 QB|| align=right|11,4|| align=right|3,036|| align=right|0,102|| align=right|10,75|| align=right|5,289||MBA||31. srpna 1940||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3912) Troja||1988 SG|| align=right|13,1|| align=right|2,376|| align=right|0,033|| align=right|2,41|| align=right|3,661||MBA||16. září 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(3913) Chemin||1986 XO2|| align=right|12,2|| align=right|2,359|| align=right|0,223|| align=right|23,90|| align=right|3,623||MBA||2. prosince 1986||Caussols||CERGA
|-
|(3914) Kotogahama||1987 SE|| align=right|11,5|| align=right|3,012|| align=right|0,084|| align=right|9,35|| align=right|5,228||MBA||16. září 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(3915) Fukushima||1988 PA1|| align=right|12,2|| align=right|2,439|| align=right|0,041|| align=right|14,45|| align=right|3,809||MBA||15. srpna 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(3916) Maeva||1981 QA3|| align=right|12,2|| align=right|3,230|| align=right|0,143|| align=right|1,96|| align=right|5,805||MBA||24. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3917) Franz Schubert||1961 CX|| align=right|13,8|| align=right|2,358|| align=right|0,023|| align=right|2,43|| align=right|3,621||MBA||15. února 1961||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3918) Brel||1988 PE1|| align=right|13,3|| align=right|2,244|| align=right|0,210|| align=right|7,52|| align=right|3,362||MBA||13. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(3919) Maryanning||1984 DS|| align=right|14,0|| align=right|2,219|| align=right|0,189|| align=right|3,96|| align=right|3,305||MBA||23. února 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3920) Aubignan||1948 WF|| align=right|13,2|| align=right|2,255|| align=right|0,272|| align=right|9,04|| align=right|3,386||MBA||28. listopadu 1948||Uccle||S. J. Arend
|-
|(3921) Klementʹev||1971 OH|| align=right|12,7|| align=right|2,647|| align=right|0,286|| align=right|12,07|| align=right|4,307||MBA||19. července 1971||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(3922) Heather||1971 SP3|| align=right|12,5|| align=right|3,133|| align=right|0,205|| align=right|2,02|| align=right|5,546||MBA||26. září 1971||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(3923) Radzievskij||1976 SN3|| align=right|11,4|| align=right|3,956|| align=right|0,222|| align=right|3,50|| align=right|7,867||HLD||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3924) Birch||1977 CU|| align=right|12,0|| align=right|2,699|| align=right|0,111|| align=right|6,72|| align=right|4,434||MBA||11. února 1977||Palomar||E. Bowell; C. T. Kowal
|-
|(3925) Tretʹyakov||1977 SS2|| align=right|10,9|| align=right|3,159|| align=right|0,193|| align=right|15,62|| align=right|5,613||MBA||19. září 1977||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3926) Ramirez||1978 VQ3|| align=right|14,1|| align=right|2,554|| align=right|0,126|| align=right|9,18|| align=right|4,080||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(3927) Feliciaplatt||1981 JA2|| align=right|14,0|| align=right|2,194|| align=right|0,136|| align=right|1,95|| align=right|3,250||MBA||5. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(3928) Randa||1981 PG|| align=right|13,3|| align=right|2,247|| align=right|0,190|| align=right|2,46|| align=right|3,368||MBA||4. srpna 1981||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(3929) Carmelmaria||1981 WG9|| align=right|13,6|| align=right|2,382|| align=right|0,136|| align=right|2,89|| align=right|3,675||MBA||16. listopadu 1981||Perth||P. Jekabsons
|-
|(3930) Vasilev||1982 UV10|| align=right|12,3|| align=right|3,126|| align=right|0,160|| align=right|1,23|| align=right|5,527||MBA||25. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3931) Batten||1984 EN|| align=right|13,5|| align=right|2,395|| align=right|0,082|| align=right|3,81|| align=right|3,705||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3932) Edshay||1984 SC5|| align=right|12,0|| align=right|2,566|| align=right|0,167|| align=right|14,57|| align=right|4,109||MBA||27. září 1984||Palomar||M. C. Nolan; C. S. Shoemaker
|-
|(3933) Portugal||1986 EN4|| align=right|12,4|| align=right|3,247|| align=right|0,097|| align=right|1,71|| align=right|5,851||MBA||12. března 1986||La Silla||R. M. West
|-
|(3934) Tove||1987 DF1|| align=right|13,1|| align=right|2,597|| align=right|0,141|| align=right|13,14|| align=right|4,183||MBA||23. února 1987||Brorfelde||P. Jensen; K. Augustesen; H. J. Fogh Olsen
|-
|(3935) Toatenmongakkai||1987 PB|| align=right|12,1|| align=right|2,543|| align=right|0,233|| align=right|8,73|| align=right|4,055||MBA||14. srpna 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(3936) Elst||2321 T-3|| align=right|13,0|| align=right|2,429|| align=right|0,129|| align=right|5,64|| align=right|3,784||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(3937) Bretagnon||1932 EO|| align=right|11,7|| align=right|3,067|| align=right|0,031|| align=right|8,85|| align=right|5,371||MBA||14. března 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3938) Chapront||1949 PL|| align=right|13,3|| align=right|2,490|| align=right|0,042|| align=right|2,09|| align=right|3,928||MBA||2. srpna 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3939) Huruhata||1953 GO|| align=right|11,4|| align=right|3,115|| align=right|0,099|| align=right|24,75|| align=right|5,496||MBA||7. dubna 1953||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3940) Larion||1973 FE1|| align=right|12,7|| align=right|1,988|| align=right|0,057|| align=right|22,84|| align=right|2,803||MBA||27. března 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3941) Haydn||1973 UU5|| align=right|12,9|| align=right|2,930|| align=right|0,018|| align=right|1,67|| align=right|5,014||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3942) Churivannia||1977 RH7|| align=right|13,2|| align=right|2,393|| align=right|0,198|| align=right|4,63|| align=right|3,700||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3943) Silbermann||1981 RG1|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,191|| align=right|6,48|| align=right|3,428||MBA||3. září 1981||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3944) Halliday||1981 WP1|| align=right|13,1|| align=right|2,369|| align=right|0,151|| align=right|7,56|| align=right|3,645||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3945) Gerasimenko||1982 PL|| align=right|12,3|| align=right|3,117|| align=right|0,271|| align=right|1,84|| align=right|5,504||MBA||14. srpna 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3946) Shor||1983 EL2|| align=right|12,1|| align=right|3,086|| align=right|0,136|| align=right|0,75|| align=right|5,421||MBA||5. března 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3947) Swedenborg||1983 XD|| align=right|12,0|| align=right|3,096|| align=right|0,153|| align=right|5,39|| align=right|5,446||MBA||1. prosince 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3948) Bohr||1985 RF|| align=right|13,6|| align=right|2,263|| align=right|0,195|| align=right|2,73|| align=right|3,403||MBA||15. září 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3949) Mach||1985 UL|| align=right|13,3|| align=right|2,208|| align=right|0,033|| align=right|3,78|| align=right|3,281||MBA||20. října 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3950)||1986 CH|| align=right|12,0|| align=right|2,996|| align=right|0,048|| align=right|8,95|| align=right|5,184||MBA||8. února 1986||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(3951) Zichichi||1986 CK1|| align=right|12,8|| align=right|2,339|| align=right|0,176|| align=right|5,42|| align=right|3,577||MBA||13. února 1986||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(3952) Russellmark||1986 EM2|| align=right|13,9|| align=right|2,385|| align=right|0,156|| align=right|1,96|| align=right|3,683||MBA||14. března 1986||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(3953) Perth||1986 VB6|| align=right|13,6|| align=right|2,262|| align=right|0,188|| align=right|4,96|| align=right|3,401||MBA||6. listopadu 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3954) Mendelssohn||1987 HU|| align=right|14,8|| align=right|2,145|| align=right|0,093|| align=right|3,19|| align=right|3,141||MBA||24. dubna 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3955) Bruckner||1988 RF3|| align=right|11,3|| align=right|3,021|| align=right|0,069|| align=right|10,45|| align=right|5,250||MBA||9. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3956) Caspar||1988 VL1|| align=right|13,2|| align=right|2,240|| align=right|0,181|| align=right|4,81|| align=right|3,351||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3957) Sugie||1933 OD|| align=right|12,5|| align=right|3,081|| align=right|0,199|| align=right|5,73|| align=right|5,407||MBA||24. července 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(3958) Komendantov||1953 TC|| align=right|12,3|| align=right|2,471|| align=right|0,208|| align=right|4,85|| align=right|3,883||MBA||10. října 1953||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(3959) Irwin||1954 UN2|| align=right|14,0|| align=right|2,259|| align=right|0,188|| align=right|3,29|| align=right|3,395||MBA||28. října 1954||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3960) Chaliubieju||1955 BG|| align=right|12,0|| align=right|2,641|| align=right|0,282|| align=right|14,48|| align=right|4,291||MBA||20. ledna 1955||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(3961) Arthurcox||1962 OB|| align=right|12,3|| align=right|2,623|| align=right|0,155|| align=right|12,67|| align=right|4,247||MBA||31. července 1962||Brooklyn||Indiana University
|-
|(3962) Valyaev||1967 CC|| align=right|12,4|| align=right|3,210|| align=right|0,118|| align=right|2,01|| align=right|5,750||MBA||8. února 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(3963) Paradzhanov||1969 TP2|| align=right|13,6|| align=right|2,442|| align=right|0,196|| align=right|3,28|| align=right|3,815||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3964) Danilevskij||1974 RG1|| align=right|13,0|| align=right|2,758|| align=right|0,167|| align=right|8,67|| align=right|4,579||MBA||12. září 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3965) Konopleva||1975 VA9|| align=right|12,4|| align=right|2,650|| align=right|0,158|| align=right|12,74|| align=right|4,312||MBA||8. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3966) Cherednichenko||1976 SD3|| align=right|11,9|| align=right|3,234|| align=right|0,024|| align=right|3,55|| align=right|5,814||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3967) Shekhtelia||1976 YW2|| align=right|11,3|| align=right|3,243|| align=right|0,060|| align=right|17,52|| align=right|5,838||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3968) Koptelov||1978 TU5|| align=right|12,9|| align=right|2,322|| align=right|0,092|| align=right|6,21|| align=right|3,537||MBA||8. října 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(3969) Rossi||1978 TQ8|| align=right|14,3|| align=right|2,221|| align=right|0,127|| align=right|2,15|| align=right|3,308||MBA||9. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3970) Herran||1979 ME9|| align=right|12,4|| align=right|2,556|| align=right|0,134|| align=right|15,16|| align=right|4,086||MBA||28. června 1979||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(3971) Voronikhin||1979 YM8|| align=right|11,8|| align=right|2,855|| align=right|0,181|| align=right|12,99|| align=right|4,823||MBA||23. prosince 1979||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(3972) Richard||1981 JD3|| align=right|14,4|| align=right|2,164|| align=right|0,178|| align=right|4,15|| align=right|3,182||MBA||6. května 1981||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3973) Ogilvie||1981 UC1|| align=right|13,1|| align=right|2,358|| align=right|0,209|| align=right|1,85|| align=right|3,621||MBA||30. října 1981||Socorro||L. G. Taff
|-
|(3974) Verveer||1982 FS|| align=right|11,8|| align=right|2,602|| align=right|0,108|| align=right|13,41|| align=right|4,197||MBA||28. března 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3975) Verdi||1982 UR3|| align=right|12,3|| align=right|2,898|| align=right|0,054|| align=right|1,30|| align=right|4,933||MBA||19. října 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3976) Lise||1983 JM|| align=right|11,6|| align=right|2,761|| align=right|0,069|| align=right|12,74|| align=right|4,586||MBA||6. května 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(3977) Maxine||1983 LM|| align=right|12,3|| align=right|2,643|| align=right|0,168|| align=right|12,54|| align=right|4,295||MBA||14. června 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3978) Klepešta||1983 VP1|| align=right|11,7|| align=right|2,883|| align=right|0,007|| align=right|12,18|| align=right|4,893||MBA||7. listopadu 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(3979) Brorsen||1983 VV1|| align=right|11,7|| align=right|3,105|| align=right|0,037|| align=right|3,07|| align=right|5,471||MBA||8. listopadu 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3980) Hviezdoslav||1983 XU|| align=right|12,7|| align=right|3,125|| align=right|0,164|| align=right|2,29|| align=right|5,525||MBA||4. prosince 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3981) Stodola||1984 BL|| align=right|11,9|| align=right|3,159|| align=right|0,179|| align=right|2,47|| align=right|5,615||MBA||26. ledna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3982) Kastelʹ||1984 JP1|| align=right|13,2|| align=right|2,260|| align=right|0,219|| align=right|5,30|| align=right|3,396||MBA BIN||2. května 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(3983) Sakiko||1984 SX|| align=right|12,4|| align=right|2,450|| align=right|0,116|| align=right|2,62|| align=right|3,834||MBA||20. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3984) Chacos||1984 SB6|| align=right|13,9|| align=right|2,438|| align=right|0,182|| align=right|2,94|| align=right|3,806||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(3985) Raybatson||1985 CX|| align=right|11,3|| align=right|2,850|| align=right|0,099|| align=right|16,28|| align=right|4,810||MBA||12. února 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(3986) Rozhkovskij||1985 SF2|| align=right|12,9|| align=right|2,254|| align=right|0,134|| align=right|4,95|| align=right|3,384||MBA||19. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(3987) Wujek||1986 EL1|| align=right|12,0|| align=right|2,734|| align=right|0,119|| align=right|4,83|| align=right|4,519||MBA||5. března 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3988)||1986 LA|| align=right|18,2|| align=right|1,545|| align=right|0,317|| align=right|10,77|| align=right|1,920||AMR||4. června 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(3989) Odin||1986 RM|| align=right|13,9|| align=right|2,258|| align=right|0,187|| align=right|3,48|| align=right|3,392||MBA||8. září 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3990) Heimdal||1987 SO3|| align=right|10,4|| align=right|3,940|| align=right|0,240|| align=right|9,51|| align=right|7,819||HLD||25. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(3991) Basilevsky||1987 SW3|| align=right|13,3|| align=right|2,251|| align=right|0,174|| align=right|3,88|| align=right|3,376||MBA||26. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(3992) Wagner||1987 SA7|| align=right|11,7|| align=right|3,017|| align=right|0,086|| align=right|10,43|| align=right|5,240||MBA||29. září 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(3993) Šorm||1988 VV5|| align=right|12,5|| align=right|2,571|| align=right|0,073|| align=right|3,08|| align=right|4,121||MBA||4. listopadu 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|(3994) Ayashi||1988 XF|| align=right|12,7|| align=right|2,653|| align=right|0,245|| align=right|3,69|| align=right|4,321||MBA||2. prosince 1988||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(3995) Sakaino||1988 XM|| align=right|12,4|| align=right|2,635|| align=right|0,096|| align=right|9,32|| align=right|4,277||MBA||5. prosince 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(3996) Fugaku||1988 XG1|| align=right|13,0|| align=right|2,260|| align=right|0,104|| align=right|2,29|| align=right|3,396||MBA||5. prosince 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(3997) Taga||1988 XP1|| align=right|13,2|| align=right|2,425|| align=right|0,173|| align=right|3,63|| align=right|3,776||MBA||6. prosince 1988||Dynic||A. Sugie
|-
|(3998) Tezuka||1989 AB|| align=right|12,9|| align=right|2,280|| align=right|0,196|| align=right|6,50|| align=right|3,443||MBA||1. ledna 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(3999) Aristarchus||1989 AL|| align=right|12,4|| align=right|2,459|| align=right|0,123|| align=right|2,55|| align=right|3,856||MBA||5. ledna 1989||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(4000) Hipparchus||1989 AV|| align=right|12,6|| align=right|2,591|| align=right|0,112|| align=right|2,72|| align=right|4,169||MBA||4. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|}

Poznámky 
Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek